

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 1248 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Pre“ beginnt.

Pre 



 Pré, Galliot du, Pariser Buchhändler und Verleger
 Pré, Jacqueline du (1945–1987), britische Cellistin

Prea 
 Prea, Nicholas (* 1965), seychellischer Politiker
 Prean, Carl (* 1967), englischer Tischtennisspieler
 Prean-Bruni, Maria Luise (* 1939), österreichische Missionarin in Uganda und evangelikale Autorin
 Preatoni, Ennio (* 1944), italienischer Sprinter
 Préaubert, Alban (* 1985), französischer Eiskunstläufer
 Préaux, Claire (1904–1979), belgische Altphilologin und Althistorikerin
 Préaux, Henri (1911–1992), französischer Steuermann

Preb 
 Prebble, Albert Davis (1873–1946), englischer Tennis- und Badmintonspieler
 Prebble, Antonia (* 1984), neuseeländische Schauspielerin
 Prebble, Jamie (* 1991), neuseeländischer Freestyle-Skisportler
 Prebeck, Alois (* 1904), deutscher Jurist
 Prebisch, Alberto (1899–1970), argentinischer Architekt und Bürgermeister von Buenos Aires
 Prebisch, Raúl (1901–1986), argentinischer Entwicklungsökonom
 Préboist, Paul (1927–1997), französischer Schauspieler
 Prebusch, Günter (* 1939), deutscher Fußballspieler

Prec 
 Preca, George (1880–1962), maltesischer Priester, Ordensgründer und Heiliger der römisch-katholischen Kirche
 Prečan, Leopold (1866–1947), Erzbischof von Olmütz
 Precek, Mirella (* 1993), deutsche Webvideoproduzentin, Influencerin und Autorin
 Prechal, Alexandra (* 1959), niederländische Juristin und Richterin
 Prechel, Doris (* 1963), deutsche Altorientalistin
 Prechel, Kerstin (* 1980), deutsche Wirtschaftsethikerin
 Prechner, Lotte B. (1877–1967), deutsche Malerin, Graphikerin und Bildhauerin des Expressionismus und der Neuen Sachlichkeit
 Precht, Albert (1947–2015), österreichischer Kletterer, Bergsteiger und Autor
 Precht, Christian, Hamburger Bildhauer und Schnitzer
 Precht, Diedrich (1811–1890), deutscher Landwirt und Politiker (NLP), MdR
 Precht, Elimar (1912–1969), deutscher Lagerzahnarzt in Konzentrationslagern und SS-Hauptsturmführer
 Precht, Fritz (1883–1951), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Precht, Gundolf (1937–2015), deutscher Bauforscher und Provinzialrömischer Archäologe
 Precht, Hans-Hermann (1949–2019), deutscher Museumsfachmann und Wirtschafts- und Sozialhistoriker
 Precht, Hans-Jürgen (* 1933), deutscher Industriedesigner
 Precht, Heinrich (1852–1924), deutscher Chemiker und Mineraloge
 Precht, Hermann (1937–1997), deutscher Pädagoge und Politiker (SPD), MdL
 Precht, Jørn (* 1967), deutscher Dozent für Drehbuch und Dramaturgie, Drehbuchautor, Übersetzer, Lektor, Schauspieler und Regisseur
 Precht, Julius (1871–1942), deutscher Physiker, Fotograf und Hochschullehrer
 Precht, Kai (* 1961), deutscher Autor, Verleger und Filmproduzent
 Precht, Richard David (* 1964), deutscher Philosoph und Publizist
 Precht, Rosemarie (1952–1991), deutsche Songschreiberin, Sängerin und Keyboarderin
 Precht, Volkhard (1930–2006), deutscher Kunstglasbläser und Glaskünstler
 Prechtel, Alexander (* 1946), deutscher Jurist und Generalstaatsanwalt
 Prechtel, Volker (1941–1997), deutscher Schauspieler
 Prechtl, Adalbert (* 1949), österreichischer Elektrotechniker und Hochschullehrer
 Prechtl, Brian, US-amerikanischer Schlagwerker und Komponist
 Prechtl, Franz (1927–2018), deutscher Politiker (CSU), Ehrenbürger von Amberg
 Prechtl, Fritz (1923–2004), österreichischer Beamter und Politiker (SPÖ), Abgeordneter zum Nationalrat, Mitglied des Bundesrates
 Prechtl, Heinz (1927–2014), österreichischer Forscher
 Prechtl, Johann Baptist (1813–1904), deutscher Priester und Autor
 Prechtl, Johann Joseph von (1778–1854), österreichischer Technologe
 Prechtl, Josef (1896–1976), österreichischer Politiker (ÖVP), Mitglied des Bundesrates
 Prechtl, Kathi (1909–2002), deutsche Volksschauspielerin, Stückeschreiberin und Monologistin
 Prechtl, Ludwig (1865–1931), österreichischer Pianist, Komponist und Kapellmeister
 Prechtl, Markus (* 1976), deutscher Chemiker
 Prechtl, Maximilian (1757–1832), deutscher Ordensgeistlicher, Hochschullehrer und Professor für Dogmatik und Moral
 Prechtl, Michael Mathias (1926–2003), deutscher Maler, Illustrator und Karikaturist
 Prechtl, Peter (1948–2007), deutscher Philosoph, Hochschullehrer und Journalist
 Prechtl, Ute, deutsche Richterin am Verfassungsgerichtshof für das Land Baden-Württemberg
 Prechtl, Wolfgang (1883–1964), deutscher Geistlicher und Politiker
 Prechtler, Heinrich (1859–1917), österreichischer Theaterschauspieler
 Prechtler, Otto (1813–1881), österreichischer Dramatiker, Lyriker, Librettist und Archivar
 Preciado y Nieva, José María (1886–1963), spanischer Geistlicher und Apostolischer Vikar von Darién
 Preciado, Andy (* 1997), ecuadorianischer Leichtathlet
 Preciado, Angelo (* 1998), ecuadorianischer Fußballspieler
 Preciado, Ayrton (* 1994), ecuadorianischer Fußballspieler
 Preciado, Jaime (* 1986), US-amerikanischer Rockmusiker und Musikproduzent
 Preciado, Manuel (1957–2012), spanischer Fußballspieler und -trainer
 Preciado, Paul B. (* 1970), spanischer Philosoph und Queer-Theoretiker
 Precipiano, Humbertus Guilelmus de (1627–1711), römisch-katholischer Theologe, Bischof und spanisch-niederländischer Regierungsbeamter
 Preckwitz, Boris (* 1968), deutscher Schriftsteller und Politiker (AfD)
 Precourt, Charles J. (* 1955), US-amerikanischer Astronaut
 Preczang, Ernst (1870–1949), deutscher Autor

Pred 
 Pred, Allan (1936–2007), US-amerikanischer Geograph
 Pred, Daniel (* 1963), US-amerikanischer Rockmusiker
 Preda, Cristian (* 1966), rumänischer Politologe und Politiker, MdEP
 Preda, Daniela (* 1960), italienische Historikerin und Hochschullehrerin an der Universität Genua
 Preda, Marin (1922–1980), rumänischer Schriftsteller
 Preda, Ștefan (* 1970), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Predari, Caesar (* 1853), deutscher Reichsgerichtsrat
 Predari, Dominicus (1818–1880), deutscher Richter
 Predecha, Juri Iwanowitsch (1935–2008), russischer Handballspieler und -trainer
 Predeek, Albert (1883–1956), deutscher Bibliothekar
 Predeick, Josef (* 1926), deutscher Politiker (CDU)
 Predel, Bruno (1928–2007), deutscher Chemiker
 Predel, Gregor (* 1961), deutscher katholischer Theologe
 Predel, Hans-Georg (* 1959), deutscher Sportmediziner und Hochschullehrer
 Predelli, Riccardo (1840–1909), italienischer Historiker, Staatsarchiv Venedig
 Predescu, Cornel (* 1987), rumänischer Fußballspieler
 Predić, Uroš (1857–1953), serbischer Maler
 Predieri, Angelo (1655–1731), italienischer Sänger und Komponist des Barock
 Predieri, Luca Antonio (1688–1767), italienischer Komponist Barock
 Prediger, Andreas (1926–2017), russlanddeutscher Künstler
 Prediger, Carl (1822–1895), deutscher Mathematiker, Geodät und Kartograph
 Prediger, Carl (1840–1918), deutscher Architekt
 Prediger, Dirk (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Prediger, Lanette (* 1979), kanadische Skeletonpilotin
 Prediger, Susanne (* 1971), deutsche Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Predin, Zoran (* 1958), slowenischer Sänger und Songwriter
 Predis, Ambrogio de, italienischer Maler
 Predke, Alexander Alexandrowitsch (* 1994), russischer Schachspieler
 Predl, Franz Xaver von (1795–1866), bayerischer Offizier
 Predl, Ignatz von (1759–1806), bayerischer Verwaltungsbeamter und Amateurkünstler
 Predl, Katharina von (1790–1871), deutsche Malerin
 Predl, Rainer (* 1990), österreichischer Ultraläufer
 Predleus, Anna (* 1978), deutsche Synchronsprecherin
 Predock, Antoine (* 1936), US-amerikanischer Architekt
 Predöhl, Andreas (1893–1974), deutscher Ökonom und Hochschullehrer
 Predöhl, Max (1854–1923), deutscher Jurist, Hamburger Senator und Bürgermeister
 Predoiu, Cătălin (* 1968), rumänischer Politiker und Rechtswissenschaftler
 Predojević, Borki (* 1987), bosnisch-herzegowinischer Schachgroßmeister
 Predragović, Srđan (* 1995), bosnischer Handballspieler
 Predybailow, Sergei Wiktorowitsch (* 1982), russischer Handballspieler

Pree 
 Pree, Helmuth (* 1950), österreichischer Kirchenrechtler
 Pree, Wolfgang (* 1964), österreichischer Informatiker und Professor an der Universität Salzburg
 Preece, David (1963–2007), englischer Fußballspieler
 Preece, Helen (1895–1990), britische Reiterin
 Preece, Ian (* 1982), walisischer Snookerspieler
 Preece, William Henry (1834–1913), walisischer Elektroingenieur und Erfinder
 Preecha Chaokla (* 1983), thailändischer Fußballspieler
 Preeg, Steve (* 1970), US-amerikanischer Spezialeffektkünstler
 Preemann, Marcus (* 1967), deutscher Basketballspieler
 Preen, Adolph Friedrich von (1623–1669), deutscher lutherischer Theologe, Superintendent
 Preen, August Claus von (1778–1821), badischer Kammerherr
 Preen, Carl (1824–1889), deutscher Hütteningenieur, Unternehmer und Sozialreformer
 Preen, Friedrich Christian Theodor von (1787–1856), herzoglich nassauischer Kammerherr, Flügeladjutant und Generalleutnant
 Preen, Friedrich von (1823–1894), badischer Beamter
 Preen, Hugo von (1854–1941), österreichischer Maler und Heimatforscher
 Preen, Joachim (1940–1984), deutscher Film- und Theaterregisseur
 Preen, Otto von (1579–1634), deutscher Jurist und Hofbeamter
 Preen, Rudolf von (1755–1841), Richter, Politiker
 Preen, Zacharias (* 1965), deutscher Schauspieler
 Preetorius, Emil (1827–1905), deutsch-amerikanischer Journalist und Publizist
 Preetorius, Emil (1883–1973), deutscher Illustrator und Graphiker
 Preetorius, Wilhelm (1791–1863), deutscher Lederfabrikant und Abgeordneter der 2. Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen
 Preetz, Michael (* 1967), deutscher Fußballspieler
 Preez, Fourie du (* 1982), südafrikanischer Rugby-Spieler
 Preez, Frik du (* 1935), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Preez, Max du (* 1951), südafrikanischer Schriftsteller, Journalist und Dokumentarfilmer

Pref 
 Prefát z Vlkanova, Oldřich (1523–1565), böhmischer Mathematiker und Reisender
 Prefernius Licinianus, Gaius, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Préfontaine, Marie-Pier (* 1988), kanadische Skirennläuferin
 Préfontaine, Raymond (1850–1905), kanadischer Politiker (Liberale Partei)
 Prefontaine, Steve (1951–1975), US-amerikanischer Leichtathlet

Preg 
 Pregadio, Fabrizio (* 1957), italienischer Sinologe
 Pregadio, Roberto (1928–2010), italienischer Filmkomponist, Musiker und Dirigent
 Pregant, Johann, österreichischer Beamter der Österreichischen Bundesbahnen
 Prégardien, Christoph (* 1956), deutscher Opernsänger (Lyrischer Tenor)
 Prégardien, Julian (* 1984), deutscher Sänger (lyrischer Tenor)
 Prégardier, Elisabeth (* 1934), deutsche Publizistin und katholische Verbandsfunktionärin
 Pregartbauer, Lois (1899–1971), österreichischer Maler und Grafiker
 Pregel, Helmut (* 1932), deutscher Ingenieur und Mitglied der Volkskammer der DDR
 Pregel, Thomas (* 1977), deutscher Schriftsteller und Lektor
 Pregelj, Ivan (1893–1960), slowenischer Schriftsteller
 Pregelj, Sebastijan (* 1970), slowenischer Schriftsteller
 Preger, Kurt (1907–1960), österreichischer Opernsänger (Tenor, Bariton)
 Preger, Theodor (1866–1911), deutscher Byzantinist und Gymnasiallehrer
 Preger, Wilhelm (1827–1896), deutscher evangelischer Theologe, Lehrer und königlicher Oberkonsistorialrat
 Pregernig, Michael (* 1968), österreichischer Sozialwissenschaftler
 Pregesbauer, Johann (* 1958), österreichischer Fußballspieler
 Pregill, Gregory (* 1946), US-amerikanischer Herpetologe
 Pregizer, Christian Gottlob (1751–1824), deutscher Theologe
 Pregizer, Johann Ulrich (1577–1656), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Pregizer, Johann Ulrich (1611–1672), deutscher Theologe
 Pregizer, Johann Ulrich (1647–1708), deutscher Jurist und Historiker
 Pregizer, Johann Ulrich IV. (1673–1730), deutscher Theologe und Historiker
 Pregizer, Karl (1872–1956), deutscher Architekt und Baurat
 Pregl, Fritz (1869–1930), österreichischer Chemiker
 Pregl, Karl (* 1944), österreichischer Eishockeytorwart
 Pregla, Reinhold (* 1938), deutscher Elektroingenieur
 Preglau, Max (* 1951), österreichischer Soziologe
 Preglau-Hämmerle, Susanne (* 1955), österreichische Publizistin
 Pregler, Max (* 1994), deutscher Handballspieler
 Pregler, Wolfgang (* 1956), deutscher Schauspieler
 Prego Casal, Fernando Ramon (1927–1999), kubanischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Santa Clara
 Prego Gadea, Omar (1927–2014), uruguayischer Schriftsteller, Journalist und Essayist
 Preguinho (1905–1979), brasilianischer Fußballspieler

Preh 
 Preh, Jakob (1889–1945), Unternehmer und Firmengründer der Preh-Werke in Bad Neustadt/Saale
 Prehauser, Gottfried (1699–1769), österreichischer Schauspieler und Schriftsteller
 Prehn, Elise (1848–1918), deutsche Blumenmalerin
 Prehn, Friedrich (1901–1985), deutscher Geher
 Prehn, Friedrich Christian (1810–1875), schleswig-holsteinischer Jurist und Politiker
 Prehn, Jeppe (1803–1850), deutsch-dänischer Verwaltungsjurist und Amtmann
 Prehn, Joachim Carl von (1674–1709), königlich dänischer Oberst und Chef des Reiter-Regiments Dithmersen
 Prehn, Johann Jacob (1746–1802), deutscher Verwaltungsjurist und Hochschullehrer
 Prehn, Johann Valentin (1749–1821), Frankfurter Konditormeister und Kunstsammler
 Prehn, Lieselotte (1954–2019), deutsche Politikerin (PDS), MdL Mecklenburg-Vorpommern
 Prehn, Lothar (* 1946), deutscher Fußballspieler
 Prehn, Martin (1831–1899), deutscher Ingenieur
 Prehn, Michael Eberhard (1717–1787), deutscher Kaufmann, Ratsherr und Gutsbesitzer
 Prehn, Michael Eberhard (1747–1818), deutscher Verwaltungsjurist, Senator und Bürgermeister
 Prehn, Peter (* 1941), deutscher Handballspieler
 Prehn, Rasmus (* 1973), dänischer Politiker
 Prehn, Thomas (* 1961), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Prehn, Tom, dänischer Jazzmusiker (Piano)
 Prehofer, Regina (* 1956), österreichische Managerin und Vizerektorin

Prei 
 Preibisch, Alexander (* 1991), deutscher Eishockeyspieler
 Preibisch, Elfriede (1926–2021), deutsche Leichtathletin
 Preibisch, Maximilian (1877–1940), österreichischer Bildhauer
 Preibisius, Christoph (1580–1651), deutscher Rechtsgelehrter und Physiker
 Preibisius, Johannes (1610–1660), deutscher Rechtsgelehrter
 Preibsch, Hubert (1892–1959), sudetendeutscher Politiker (NSDAP), MdR
 Preidel, Helmut (1900–1980), deutsch-böhmischer Archäologe und Pädagoge
 Preidl von Hassenbrunn, Franz (1810–1889), böhmischer Großindustrieller
 Preidler, Georg (* 1990), österreichischer Radrennfahrer
 Preik, Walther (1932–2018), deutscher Bildhauer
 Preikšaitis, Aidas (* 1970), litauischer Fußballspieler
 Preikšas, Juozas (1926–2018), litauischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Panevėžys
 Preikschat, Wolfgang (* 1951), deutscher Medientheoretiker
 Preil, Annika (* 1990), deutsche Schauspielerin
 Preil, Arthur (1887–1954), deutscher Volkssänger
 Preil, Hans-Joachim (1923–1999), deutscher Theaterautor, Regisseur und Komiker
 Preil, Paul (1879–1951), deutscher Humorist, Komponist und Musikverleger
 Preil, Robert, deutscher Fotograf, Kunstmaler und Ansichtskartenverleger
 Preilowski, Samantha (* 1989), deutsche Schauspielerin
 Preim, Bernhard (* 1969), deutscher Informatiker
 Preime, Eberhard (1912–1941), deutscher Kunsthistoriker und Übersetzer
 Preimesberger, Rudolf (* 1936), österreichischer Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Preiml, Baldur (* 1939), österreichischer Skispringer und Trainer
 Prein, Otto (1867–1945), deutscher evangelischer Pfarrer und Amateurarchäologe
 Prein, Stefan (* 1965), deutscher Motorradrennfahrer
 Preindl, Ferdinand (* 1912), österreichischer Eisschnellläufer
 Preindl, Josef (1921–1972), österreichischer Politiker (ÖVP), Mitglied des Bundesrates
 Preindl, Joseph (1756–1823), österreichischer Organist und Komponist
 Preindlsberger-Mrazović, Milena (1863–1927), bosnische Publizistin und erste Zeitungsherausgeberin in Bosnien-Herzegowina
 Preineder, Martin (* 1962), österreichischer Landwirt und Politiker (ÖVP), Abgeordneter zum Nationalrat, Mitglied des Bundesrates
 Preiner, Erwin (* 1962), österreichischer Politiker (SPÖ), Abgeordneter zum Nationalrat, Präsident des Bundesrates
 Preiner, Katrin (* 1996), österreichische Stabhochspringerin
 Preiner, Martina (* 1985), deutsche Wissenschaftsjournalistin
 Preinfalk, Bernd (* 1966), österreichischer Komponist und Musiker
 Preinfalk, Gerald (* 1971), österreichischer Saxophonist
 Preining, Othmar (1927–2007), österreichischer Physiker
 Preining, Thomas (* 1998), österreichischer Autorennfahrer
 Preininger, John (1947–2002), österreichischer Schlagzeuger, Schriftsteller und Philologe
 Preininger, Matthias († 1628), salzburgischer römisch-katholischer Geistlicher
 Preininger, Sally (* 1996), österreichischer Fußballspieler
 Preinitzer, Otto von (1865–1958), deutscher Generalleutnant
 Preinreich, Gabriel (1893–1951), Wirtschaftswissenschaftler
 Preinstorfer, Johanna (* 1929), oberösterreichische Landtagspräsidentin (ÖVP)
 Preis, Albert (* 1937), deutscher Fußballspieler
 Preis, Alfred (1911–1994), österreichisch-amerikanischer Architekt
 Preis, Caspar, deutscher Chronist
 Preis, Constantin (* 1998), deutscher Leichtathlet
 Preis, Ivo, deutscher Trompeter tschechoslowakischer Herkunft (Klassik, Jazz)
 Preis, Josef (1867–1944), österreichischer Politiker, Landtagsabgeordneter und Bürgermeister der Stadt Salzburg
 Preis, Karl Sebastian (1884–1946), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Preis, Kinga (* 1971), polnische Schauspielerin
 Preis, Ludwig (1971–2017), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Preis, Robert (* 1972), österreichischer Journalist und Schriftsteller
 Preis, Toni (* 1945), deutscher Bildhauer
 Preis, Ulrich (* 1956), deutscher Rechtswissenschaftler und Professor an der Universität zu Köln
 Preisegger, Ignaz (1824–1881), österreichischer Landschaftsmaler
 Preisel, Christoph (* 1818), deutscher Kupfer- und Stahlstecher sowie Zeichner
 Preisendanz, Emma (* 2002), deutsche Schauspielerin
 Preisendanz, Karin (* 1958), deutsche Indologin
 Preisendanz, Karl (1883–1968), deutscher Klassischer Philologe, Papyrologe, Paläograph und Bibliothekar
 Preisendanz, Wolfgang (1920–2007), deutscher Germanist
 Preisendörfer, Bruno (* 1957), deutscher Schriftsteller
 Preisendörfer, Helmut (1927–1984), deutscher Fußballspieler
 Preiser, Erich (1900–1967), deutscher Ökonom
 Preiser, Gert (* 1928), deutscher Medizinhistoriker
 Preiser, Gotthart (* 1931), deutscher evangelischer Theologe
 Preiser, Richard (1871–1945), deutscher Altphilologe
 Preiser, Wolfgang (1903–1997), deutscher Rechtswissenschaftler
 Preiser-Kapeller, Johannes (* 1977), österreichischer Byzantinist
 Preisig, Ernst (* 1948), Schweizer Erziehungswissenschaftler
 Preisig, Eugen (1888–1958), Schweizer Kantonrat und Regierungsrat
 Preisig, Johann Friedrich (1787–1837), Schweizer Unternehmer und Publizist
 Preisig, Samuele (* 1984), Schweizer Fußballspieler
 Preisig, Tobias (* 1981), Schweizer Jazzmusiker
 Preisigke, Friedrich (1856–1924), deutscher Papyrologe
 Preising, Dagmar (* 1956), deutsche Kunsthistorikerin, Kuratorin und Museumsleiterin
 Preising, Ernst (1911–2007), deutscher Pflanzensoziologe und Naturschützer
 Preising, Gottfried (* 1954), deutscher Radsportler
 Preising, Rudolf (1904–1981), deutscher Pfarrer, Schulleiter und Heimatforscher
 Preisinger, Johannes (* 1939), deutscher Diplomat
 Preisinger, Michael (* 1962), deutscher Journalist, Schriftsteller und Drehbuchautor
 Preisinger, Miroslav (* 1991), slowakischer Eishockeyspieler
 Preisinger, Rudolf (* 1957), deutscher Agraringenieur und Genetiker
 Preisinger, Susanne (* 1957), österreichische Politikerin (FPÖ), Abgeordnete zum Nationalrat
 Preiskeit, Hans (1920–1972), deutscher Radrennfahrer
 Preisker, Herbert (1888–1952), deutscher Theologe
 Preisl, Dieter (1962–2016), österreichischer Maler und Musiker
 Preisler, Horst (1935–2022), deutscher Marathonläufer
 Preisler, Jan (1872–1918), tschechischer Maler und Grafiker
 Preisler, Juliane (* 1959), dänische Schriftstellerin und Dichterin
 Preisler, Karoline (* 1971), deutsche Politikerin (FDP) und Juristin
 Preisler, Moritz (* 1991), deutscher Jazz- und Improvisationsmusiker (Piano, Komposition)
 Preisler, Rüdiger (* 1945), deutscher Bildhauer
 Preisler, Steve, US-amerikanischer Chemiker
 Preisner, Damian-Markus (* 1969), deutscher Jurist, Richter am Bundesverwaltungsgericht
 Preisner, Rio (1925–2007), tschechischer Dichter, Philosoph, Übersetzer und Gelehrter
 Preisner, Zbigniew (* 1955), polnischer Filmmusikkomponist
 Preiß, Achim (* 1956), deutscher Kunsthistoriker, Kurator, Maler und Hochschullehrer
 Preiss, Adolph († 1890), deutsch-baltischer Kaufmann und Münzsammler
 Preiss, Adolph (1762–1832), deutsch-baltischer lutherischer Geistlicher
 Preiss, Byron (1953–2005), US-amerikanischer Verleger, Book Packager, Spieleentwickler und Autor
 Preiss, David (* 1947), tschechisch-britischer Mathematiker
 Preiß, David (* 1978), österreichischer Fußballspieler und Trainer
 Preiss, Dietlind (1940–2021), deutsche Bildhauerin
 Preiss, Eli (* 1998), österreichische Sängerin
 Preiss, Emil (1898–1962), deutsch-amerikanischer Turner
 Preiss, Ferdinand (1882–1943), deutscher Bildhauer und Elfenbeinschnitzer des Art déco
 Preiß, Fritz (1877–1940), österreichischer Politiker (SDAP), Landtagsabgeordneter
 Preiss, Fritz (1883–1973), deutscher Kunstmaler
 Preiß, Gerhard (1935–2017), deutscher Mathematikdidaktiker und Professor an der Pädagogischen Hochschule Freiburg
 Preiss, Gunther (* 1944), deutscher Politiker (DVU), MdL
 Preiss, Gustave (1881–1963), schweizerischer Kameramann
 Preiss, Hans († 1949), deutsch-englischer Buchhändler
 Preiss, Hans (1927–2005), deutscher Gewerkschaftsfunktionär und Publizist
 Preiss, Hasso (1902–1983), deutscher Filmschaffender
 Preiß, Heinrich Wilhelm (1789–1866), nassauischer Politiker
 Preiss, Heinz (* 1942), österreichischer Musikpädagoge und Lokalpolitiker, Mitbegründer des OÖ. Landesmusikschulwerkes
 Preiß, Jacques (1859–1916), französisch-deutscher Jurist und Politiker, MdR
 Preiß, Konrad (1817–1894), Bürgermeister, Mitglied des Kommunallandtages Kassel
 Preiß, Kurt (1929–2011), österreichischer Lehrer und Politiker (SPÖ), Abgeordneter zum Nationalrat
 Preiss, Laura (* 1986), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Preiss, Ludwig (1811–1883), deutsch-britischer Naturforscher
 Preiß, Ludwig (1910–1996), deutscher Politiker (FDP, FVP, DP, CDU), MdB
 Preiß, Manfred (* 1939), deutscher Politiker (LDPD, FDP), Minister für Regionale und Kommunale Angelegenheiten der DDR
 Preiß, Markus (* 1978), deutscher Fernsehjournalist und Moderator
 Preiß, Michael (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Preiss, Norbert Kamill (1912–1995), deutscher Maler und Grafiker
 Preiß, Richard (* 1902), deutscher Politiker (NSDAP), MdR, MdL
 Preiß, Sebastian (* 1981), deutscher Handballspieler
 Preiss, Sławomir (* 1952), polnischer Politiker (Platforma Obywatelska (Bürgerplattform)), Mitglied des Sejm
 Preiß, Thomas (* 1968), deutscher Chorleiter, Arrangeur, Pianist und Lehrer
 Preiss, Wolfgang (1910–2002), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Preissecker, Otto (1898–1963), österreichischer Eiskunstläufer und Zahnheilkundler
 Preissegger, Hedi (* 1951), österreichische Komponistin und Chorleiterin
 Preißel, Hans-Georg (* 1943), deutscher Gartenbauwissenschaftler
 Preisser, Chris (* 1985), deutscher Rocksänger
 Preißer, Michael (* 1950), deutscher Jurist
 Preisser, Suse (1920–1979), deutsche Balletttänzerin
 Preißig, Erhard (1889–1945), deutscher Romanist
 Preissig, Vojtěch (1873–1944), tschechischer Grafiker, Maler und Illustrator, Widerstandskämpfer
 Preissing, Tom (* 1978), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Preißing, Werner (* 1947), deutscher Fachbuchautor und Unternehmer-Berater
 Preissinger, Emil (1912–2003), deutscher Metzgermeister und Politiker (CSU)
 Preißinger, Rico (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Preißl, Rupert (1925–2003), deutscher Maler und Grafiker
 Preißler, Alfred (1921–2003), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Preissler, Barbara Helena (1707–1758), deutsche Miniaturmalerin, Kupferstecherin und Wachsbossiererin
 Preißler, Christian (* 1942), deutscher Ingenieur und Politiker (SPD), MdL
 Preissler, Daniel (1627–1665), deutscher Maler
 Preißler, Dietmar (* 1956), deutscher Historiker
 Preißler, Edwin (1942–2008), deutscher Fußballspieler
 Preissler, Frank (* 1959), deutscher Synchronautor, Synchronregisseur, Tonmeister und Musiker
 Preißler, Fritz (1904–1945), deutscher Politiker (NSDAP), MdR
 Preissler, Fritz (1908–1948), tschechisch-deutscher Rodler
 Preissler, Georg Martin (1700–1754), deutscher Maler
 Preißler, Helmut (1925–2010), deutscher Lyriker, Schriftsteller und Nachdichter
 Preißler, Holger (1943–2006), deutscher Islamwissenschaftler, Religionshistoriker und Hochschullehrer
 Preissler, Ignaz (1676–1741), Glas- und Porzellanmaler
 Preissler, Johann Daniel (1666–1737), Nürnberger Maler
 Preissler, Johann Georg (1757–1831), deutsch-dänischer Kupferstecher
 Preissler, Johann Justin (1698–1771), deutscher Maler
 Preissler, Johann Martin (1715–1794), deutscher Kupferstecher
 Preißler, Kurt (1893–1968), deutscher Maler, Grafiker und Radierer
 Preißler, Paul (1862–1935), deutscher Maler, Illustrator und Kunstprofessor
 Preissler, Peter M. (* 1943), österreichischer Regisseur, Schauspieler und Autor
 Preißler, Sebastian († 1591), deutscher Unternehmer
 Preißler, Susanna Maria (1701–1765), deutsche Gemmenschneiderin
 Preissler, Thomas (* 1958), deutscher Schlagzeuger, Komponist und Rezitator
 Preißler, Uwe (* 1967), deutscher Radsportler
 Preißler, Valentin (* 1988), deutscher Jazzmusiker (Saxophon, Komposition)
 Preissler, Valentin Daniel (1717–1765), deutscher Kupferstecher
 Preißler, Walter (1915–2005), deutscher Jurist und Politiker (GB/BHE, GDP, CDU), MdL
 Preissler, Wolfgang (1932–2023), deutscher Musiker und Komponist
 Preißmann, Christine (* 1970), deutsche Ärztin
 Preissová, Gabriela (1862–1946), tschechische Schriftstellerin, Dramaturgin und Vertreterin des idealisierten Realismus
 Preissová, Jana (* 1948), tschechische Schauspielerin
 Preiswerk, Gertrud (1902–1994), Schweizer Weberin und Textildesignerin
 Preiswerk, Samuel (1799–1871), Schweizer reformierter Theologe, Pfarrer und Kirchenlieddichter
 Preiswerk, Theophil (1846–1919), Schweizer Landschafts- und Genremaler
 Preiswerk-Iselin, Anna Maria (1758–1840), Tochter des Philosophen Isaak Iselin
 Preiszler, Alois (* 1938), österreichischer Politiker (FPÖ), Landtagsabgeordneter
 Preitler, Franz (* 1963), österreichischer Autor
 Preity, Zinta (* 1975), indische Schauspielerin
 Preiwuß, Kerstin (* 1980), deutsche Schriftstellerin, Kulturjournalistin und Lyrikerin

Prej 
 Prejawa, Hugo (1854–1926), deutscher Bauinspektor und Archäologe
 Préjean, Albert (1894–1979), französischer Schauspieler
 Prejean, Carrie (* 1987), US-amerikanisches Model
 Prejean, Helen (* 1939), US-amerikanische Ordensschwester und Aktivistin gegen die Todesstrafe
 Préjean, Patrick (* 1944), französischer Schauspieler
 Prejmerean-Aston, Julia (* 1952), deutsche Malerin

Prek 
 Prek, Aleš (* 1981), slowenischer Bergrennfahrer im Automobilsport
 Prekazi, Dževat (* 1957), jugoslawischer und türkischer Fußballspieler
 Preko, Yaw (* 1974), ghanaischer Fußballspieler
 Prekop, Jirina (1929–2020), tschechische Psychologin
 Prekopová, Natália (* 1989), slowakische Biathletin
 Prekopp, Carl (* 1979), britischer Schauspieler und Hörspielsprecher
 Preković, Jovana (* 1996), serbische Karateka
 Preksavec, Željka (* 1960), jugoslawische bzw. kroatische Schauspielerin
 Prekwinkel, Frank (* 1962), deutscher Unternehmer

Prel 
 Prel, Friedrich du (1798–1891), bayerischer Regierungsbeamter
 Prel, Maximilian du (1904–1945), deutscher Autor, NSDAP-Mitglied und Angestellter in der Verwaltung des Generalgouvernements
 Prela, Ndrek (1920–2011), albanischer Schauspieler
 Prela, Nikë (1918–1996), römisch-katholischer Bischof
 Prelà, Tommaso (1765–1846), italienischer Mediziner
 Preldžić, Emir (* 1987), bosnisch-türkischer Basketballspieler
 Prelec, Nik (* 2001), slowenischer Fußballspieler
 Preleuthner, Johann (1807–1897), österreichischer Bildhauer
 Prelević, Anna (* 1990), Miss Griechenland
 Prelević, Branislav (* 1966), serbisch-griechischer Basketballspieler
 Prelević, Luciano Moše (* 1953), kroatischer Geistlicher, Rabbiner der Jüdischen Gemeinde Zagreb
 Prelicz-Huber, Katharina (* 1959), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Prelinger, Kurt (* 1931), österreichischer Verleger, Maler und Kunstmäzen
 Preljocaj, Angelin (* 1957), französischer Tänzer und Choreograf
 Preljub († 1356), serbischer Woiwode und Kaisar (Caesar), Statthalter von Thessalien unter Zar Stefan Uroš IV. Dušan
 Prell, Andrea (* 1975), deutsche Krankenpflegerin und Politikerin (SPD), MdL Niedersachsen
 Prell, Andreas (1820–1881), deutscher Kaufmann und Politiker (NLP), MdR
 Prell, August (1856–1926), deutscher Verleger und Journalist
 Prell, August Heinrich († 1853), deutscher Apotheker und Brauereigründer
 Prell, Bally (1922–1982), deutsche Vortragskünstlerin und Volkssängerin
 Prell, Heinrich (1888–1962), deutscher Zoologe und Forstwissenschaftler
 Prell, Hermann (1854–1922), deutscher Bildhauer und Maler
 Prell, Ignaz (1805–1874), deutscher Politiker
 Prell, Peter (* 1941), deutscher Fußballspieler und Fußballtrainer
 Prell, Sieglinde (* 1953), deutsche Tischtennisspielerin
 Prell, Uwe (* 1959), deutscher Politologe, Historiker und Stadtforscher
 Prell, Walter (1857–1936), deutscher Landschafts- und Genremaler der Düsseldorfer Schule
 Prelle, Johannes (1875–1947), deutscher Theologe und Politiker (DHP), MdL
 Prelle, Michael (* 1951), deutscher Schauspieler, Hörspiel- und Synchronsprecher
 Prelle, Uta (* 1963), deutsche Schauspielerin
 Preller, Andreas (* 1942), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Preller, Friedrich der Jüngere (1838–1901), deutscher Landschafts- und Marinemaler
 Preller, Friedrich, der Ältere (1804–1878), deutscher Kunstlehrer
 Preller, Fritz (* 1918), deutscher FDGB-Funktionär, MdV
 Preller, Hugo (1886–1968), deutscher Historiker
 Preller, Johann Gottlieb (1727–1786), deutscher Kantor, Komponist und Landvermesser
 Preller, Julius (1834–1914), deutscher Freizeitmaler, Maschinenbautechniker, Eisenwerksdirektor
 Preller, Klaus (* 1939), deutscher Basketballschiedsrichter und -spieler
 Preller, Louis (1822–1901), deutscher Landschaftsmaler
 Preller, Ludwig (1809–1861), deutscher Altphilologe
 Preller, Ludwig (1897–1974), deutscher Politiker (SPD), MdL, MdB
 Preller, Ophelia (* 1998), deutsche Kanutin
 Preller-Gutdeutsch, Ruth (* 1931), US-amerikanische Schauspielerin und Schauspiellehrerin
 Prellwitz, Gertrud (1869–1942), deutsche Lehrerin und Schriftstellerin
 Prellwitz, Paul (1886–1957), deutscher Politiker (NSDAP)
 Prellwitz, Wolf-Heinrich (1933–2016), deutscher Spion, Mitarbeiter des Bundesministeriums der Verteidigung
 Prelog, Drago J. (1939–2020), slowenisch-österreichischer Maler und Grafiker
 Prelog, Iztok, slowenischer Bogenbiathlet
 Prelog, Linde (* 1949), österreichische Schauspielerin, Autorin, Liedermacherin, Sängerin und Kabarettistin
 Prelog, Matej (* 1980), slowenischer Ruderer
 Prelog, Vladimir (1906–1998), Schweizer Chemiker
 Prelogar, Elizabeth (* 1980), US-amerikanische Juristin und Solicitor General of the United States
 Prelogar, Jože (* 1959), slowenischer Fußballtrainer
 Preloran, Jorge (1933–2009), argentinisch-US-amerikanischer Dokumentarfilmer

Prem 
 Prem Purachatra, Ngarmchit (1915–1983), thailändische Prinzessin und Philanthropin
 Prem Tinsulanonda (1920–2019), thailändischer Politiker, Premierminister von Thailand (1980–1988), Präsident des Kronrats (1998–2019), Regent (2016)
 Prem, Cläre (1899–1988), deutsche Dichterin
 Prem, Friedrich (* 1968), österreichischer Manager
 Prem, Hanns J. (1941–2014), österreichischer Ethnologe der Fachrichtung Altamerikanistik
 Prem, Heimrad (1934–1978), deutscher Maler
 Prem, Horst (1940–2019), deutscher Flugzeugkonstrukteur, Autor und Umweltschützer
 Prem, Robert (* 1957), deutscher Paralympics-Sieger (Segeln)
 Prem, Simon (1853–1920), österreichischer Gymnasiallehrer und Literaturhistoriker
 Premack, David (1925–2015), US-amerikanischer Psychologe und Verhaltensforscher
 Premadasa, Ranasinghe (1924–1993), sri-lankischer Politiker
 Premadasa, Sajith (* 1967), sri-lankischer Politiker
 Premakumara, Ajith (* 1991), sri-lankischer Leichtathlet
 Premal, Deva (* 1970), deutsche New-Age-Sängerin
 Premanand, Basava (1930–2009), indischer Skeptiker und Rationalist
 Prémat, Alexandre (* 1982), französischer Rennfahrer
 Premat, Martial (* 1977), französischer Skibergsteiger
 Premauer, Werner (1912–1996), deutscher Bankmanager; Aufsichtsratsvorsitzender der Bayerischen Vereinsbank
 Premazzi, Simona (* 1975), italienische Jazzpianistin und Komponistin
 Premchand (1880–1936), indischer Schriftsteller
 Premerstein, Anton von (1869–1935), österreichischer Althistoriker
 Premeru, Marin (* 1990), kroatischer Leichtathlet
 Preminger, Ingo (1911–2006), US-amerikanischer Literaturagent und Filmproduzent
 Preminger, Noah (* 1986), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Preminger, Otto (1905–1986), österreichisch-amerikanischer Filmregisseur, Filmproduzent, Schauspieler, Theaterregisseur und Theaterdirektor
 Preminin, Sergei Anatoljewitsch (1965–1986), russischer Militär, Besatzungsmitglied des sowjetischen U-Boots K-219, verhinderte unter Einsatz seines Lebens eine Kernschmelze
 Premji, Azim (* 1945), indischer Unternehmer, zweitreichster Milliardär Indiens nach Lakshmi Mittal
 Premkumar, Kumaravel (* 1993), indischer Weitspringer
 Premm, Matthias (1890–1973), österreichischer katholischer Theologe
 Premoli, Luzia (* 1955), brasilianische Ordensschwester, Generaloberin der Comboni-Missionsschwestern
 Prémont, Christophe (* 1989), belgischer Straßenradrennfahrer
 Prémont, Marie-Hélène (* 1977), kanadische Radrennfahrerin
 Prempeh I. (1870–1931), Asantehene (Herrscher) des Königreichs Aschanti im heutigen Ghana
 Prempeh II. († 1970), Asantehene (Herrscher) des Königreichs Aschanti im heutigen Ghana
 Prempeh, Jerry (* 1988), ghanaisch-französischer Fußballspieler
 Premrl, Stanko (1880–1965), slowenischer Komponist
 Premsela, Martin Jacob (1896–1960), niederländischer Autor, Romanist und Übersetzer
 Premstaller, Ottmar (1927–2018), österreichischer Autor, Exlibris-Künstler, Buchkünstler, Verleger, Kalligraf
 Premus, Dominik (1861–1934), kroatischer Geistlicher
 Premužič, Boris (* 1968), slowenischer Radrennfahrer
 Premwut Wongdee (* 1990), thailändischer Fußballspieler
 Přemysl I. († 1433), Herzog von Troppau und Leobschütz
 Přemysl II. († 1478), Herzog von Troppau
 Přemysl III. († 1493), Herzog von Troppau, Domherr von Breslau, Olmütz und Wien, Propst von Mödling
 Přemysl von Mähren († 1239), Markgraf von Mähren

Pren 
 Prenant, Françoise (* 1952), französische Filmeditorin, Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Prence, Thomas († 1673), englischer Kolonist in der Plymouth Colony
 Prendel, Jan Wilhelm (1905–1992), deutscher Architekt und Baubeamter des Landes Niedersachsen
 Prendel, Victor von (1766–1852), österreichisch-russischer Offizier und Stadtkommandant von Leipzig
 Prendergast, Bernard (1911–1966), jamaikanischer Diskuswerfer
 Prendergast, Bettina (* 1975), österreichische Journalistin und London-Korrespondentin des ORF
 Prendergast, Davita (* 1984), jamaikanische Sprinterin
 Prendergast, Grace (* 1992), neuseeländische Ruderin
 Prendergast, James (1826–1921), neuseeländischer Jurist
 Prendergast, Maurice (1858–1924), US-amerikanischer Wasserfarben-Maler des Post-Impressionismus
 Prendergast, Orla (* 2002), irische Cricketspielerin
 Prendergast, Phil (* 1959), irische Politikerin (Labour), MdEP
 Prendergast, Terrence Thomas (* 1944), kanadischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Erzbischof von Ottawa-Cornwall
 Prendes, Luis (1913–1998), spanischer Schauspieler
 Prendinger, Franz (1893–1963), österreichischer Politiker (CSP), Landtagsabgeordneter
 Prenđa, Ivan (1939–2010), kroatischer Geistlicher, Erzbischof von Zadar
 Prené, Yvonnick (* 1984), französischer Jazzmusiker (Mundharmonika)
 Preneel, Bart (* 1963), belgischer Kryptologe und Professor an der Katholieke Universiteit Leuven
 Prengel, Annedore (* 1944), deutsche Erziehungswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Prengel, Diethard (* 1956), deutscher Kameramann
 Prënkoçaj, Malësor (* 1977), albanisch-montenegrinischer Sänger
 Prenkovic, Linda (* 1992), deutsche Tennisspielerin
 Prenn, Daniel (1904–1991), deutscher Tennis- und Tischtennisspieler
 Prenn, Norman (* 1985), österreichischer Fußballspieler
 Prenn, Stefanie Alexandra (* 1984), österreichische Cellistin
 Prenn, Thomas (* 1994), italienischer Schauspieler
 Prennel, Carl (1901–1968), deutscher Politiker (SPD), MdB
 Prenner, Gilbert (1914–1996), österreichischer Ordensgeistlicher, Propst von Vorau
 Prenner, Helmut (* 1979), österreichischer Fußballspieler
 Prenner, Karl (* 1950), österreichischer Religionswissenschaftler
 Prenner, Klaus (* 1943), deutscher Mittelstreckenläufer
 Prenner, Michael, Bürgermeister von Wiener Neustadt
 Prenner-Kasper, Lydia (* 1982), österreichische Kabarettistin und Schauspielerin
 Prenninger, Martin (1450–1501), deutscher Humanist
 Prennushi, Vinçenc Kolë (1885–1949), katholischer Erzbischof von Durrës
 Prenses Fazıla (* 1941), türkische Adelige, Mitglied des Hauses Osman
 Prensky, Marc (* 1946), US-amerikanischer Autor, Lehrer und Manager
 Prent, Lilian (* 1996), deutsche Schauspielerin
 Prenter, Torsten (* 1968), deutscher Fernseh- und Medienmanager
 Prentice, Ann (* 1952), britische Ernährungswissenschaftlerin
 Prentice, Bernadeth (* 1969), Sprinterin von St. Kitts und Nevis
 Prentice, David (* 1947), kanadischer Jazzmusiker
 Prentice, Dean (1932–2019), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Prentice, Jim (1956–2016), kanadischer Politiker
 Prentice, John (1920–1999), US-amerikanischer Comiczeichner
 Prentice, John (1926–2006), schottischer Fußballspieler und -trainer
 Prentice, Jordan (* 1973), kanadischer Schauspieler
 Prentice, Justin (* 1994), US-amerikanischer Schauspieler
 Prentice, Keith (1940–1992), US-amerikanischer Schauspieler
 Prentice, Reg (1923–2001), britischer Politiker, Unterhausabgeordneter, Life Peer
 Prentice, William Kelly (1871–1964), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Prentiss, Ann (1939–2010), US-amerikanische Schauspielerin
 Prentiss, Benjamin (1819–1901), US-amerikanischer General im Sezessionskrieg
 Prentiss, John Holmes (1784–1861), US-amerikanischer Politiker
 Prentiss, Paula (* 1938), US-amerikanische Schauspielerin
 Prentiss, Samuel (1782–1857), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Prentiss, Seargent Smith (1808–1850), US-amerikanischer Politiker
 Prentki, Horst (1922–2012), deutsch-uruguayischer Musiker
 Prentki, Jacques (1920–2009), französischer Physiker
 Prentl, Josef (1890–1949), österreichischer Bauer und Politiker (CSP), Landtagsabgeordneter, Abgeordneter zum Nationalrat, Mitglied des Bundesrates
 Prentl, Josef (1916–1994), deutscher Offizier und Politiker (CSU), MdL
 Prentner, Jeannine (* 1990), österreichische Tennisspielerin
 Prentner, Wolfgang (* 1965), österreichischer Ziviltechniker für IT und Kammerfunktionär
 Prentzel, Alexander (1875–1955), preußischer Regierungsrat und Mitglied des Reichskalirats
 Prentzel, August (1843–1900), Bürgermeister der Stadt Hagen (1876–1900)
 Prentzel, Felix (1905–1993), deutscher Wirtschaftsjurist
 Prentzel, Johann Henrich (1785–1850), deutscher Schreinermeister, Bürgermeister und Politiker
 Prentzel, Wilhelm (1878–1945), deutscher Admiral im Zweiten Weltkrieg
 Prenz Kopušar, Ana Cecilia (* 1964), argentinische Romanistin, Schriftstellerin und Übersetzerin
 Prenzel, Kurt (1900–1976), deutscher Politiker und Funktionär (KPD, SED), Diplomat
 Prenzel, Manfred (* 1952), deutscher Erziehungswissenschaftler u. Koordinator der PISA-Studien
 Prenzel, Marianne (* 1926), deutsche Schauspielerin bei Bühne, Film und Fernsehen
 Prenzel, Thomas (* 1968), deutscher Nordischer Kombinierer
 Prenzel, Uwe (* 1966), deutscher Nordischer Kombinierer
 Prenzel, Werner (1929–2016), deutscher Fußballspieler
 Prenzler, Olaf (* 1958), deutscher Leichtathlet und Olympiateilnehmer
 Prenzler, Thorsten (* 1971), deutscher Politiker (AfD, CDU)

Preo 
 Preobraschenska, Nina (* 1956), sowjetische Ruderin
 Preobraschenskaja, Olga Iossifowna (1871–1962), russische Tänzerin
 Preobraschenski, Jewgeni Alexejewitsch (1886–1937), sowjetischer Revolutionär und Politiker
 Preobraschenski, Kirill (* 1970), russischer Künstler
 Preobraschenski, Pawel Iwanowitsch (1874–1944), russischer Geologe und Hochschullehrer
 Preobraschenski, Wjatscheslaw (1951–2017), russischer Jazzmusiker (Saxophon)
 Preoteasa, Grigore (1915–1957), rumänischer Journalist, Politiker und kommunistischer Aktivist
 Preoteasa, Petre (* 1930), rumänischer Politiker (PCR)

Prep 
 Prepelaos, Feldherr von König Kassander von Makedonien
 Prepelič, Klemen (* 1992), slowenischer Basketballspieler
 Prepeliță, Andrei (* 1985), rumänischer Fußballspieler
 Prepon, Laura (* 1980), US-amerikanische Schauspielerin

Prer 
 Prerad, Mile (* 1946), bosnisch-serbischer Künstler
 Preradovic, Daniel (* 1992), Schweizer Fussballspieler
 Preradovic, Milena (* 1962), deutsche Journalistin und Moderatorin im deutschen Fernsehen
 Preradović, Paula (1887–1951), österreichische Schriftstellerin
 Preradović, Petar (1818–1872), österreichischer General, kroatischer Schriftsteller
 Preradovich, Nikolaus von (1917–2004), österreichischer Historiker, Genealoge und Publizist
 Prerauer, Julian (1848–1934), deutscher Industrieller

Pres 
 Presăcan, Claudia (* 1979), rumänische Kunstturnerin, Ruderin und Model
 Presas, Jésica (* 1989), argentinische Handballspielerin
 Presas, Remy A. (1936–2001), philippinischer Kampfkunst-Trainer
 Presber, Adolf (1896–1997), deutscher Maler und Grafiker
 Presber, Rudolf (1868–1935), deutscher Schriftsteller, Dramatiker und Drehbuchautor
 Presburg, Henriette (1788–1863), Mutter von Karl Marx
 Presburg, Isaac Heijmans († 1832), Textilkaufmann, Geldwechsler und Rabbiner
 Presburger, Mojżesz (1904–1943), polnischer Mathematiker, Logiker und Philosoph
 Presbyter Kosma, bulgarischer Autor
 Presch, Gunter (1939–2020), deutscher Germanist
 Presch, Hugo (1865–1950), österreichischer Ordensgeistlicher, Großprior der österreichischen Statthalterei des Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem
 Presche, Willy (* 1888), deutscher Politiker (KPD), MdHB
 Preschel, Andreas (* 1961), deutscher Judoka und Judotrainer
 Preschel, Johann Friedrich (1732–1809), deutscher Unternehmer und Kaufmann
 Prescher van Ed, Walter (1916–1988), deutscher Maler
 Prescher, Augustin (1593–1675), sächsischer Pfarrer, Gastgeber der Verhandlungen zum Waffenstillstand von Kötzschenbroda
 Prescher, Hans (1926–1996), deutscher Geologe und Museumsdirektor
 Prescher, Heinrich (1749–1827), deutscher Historiker
 Prescher, Manfred (* 1961), deutscher Journalist, Buchautor und Radiomoderator
 Prescher, Paul (1628–1695), schwäbischer Orgelbauer
 Prescher, Rudolf (1912–1997), deutscher Feuerwehrbeamter
 Prescher, Sören (* 1978), deutscher Schriftsteller
 Prescher, Thomas (* 1966), deutscher Uhrmacher
 Preschern, Adolf (* 1971), österreichischer Fußballspieler und Trainer
 Preschle, Willi (1920–1989), deutscher Fußballspieler
 Prescod, Gail (* 1971), vincentische Sprinterin
 Prescod, Reece (* 1996), britischer Sprinter
 Prescott, Albert Benjamin (1832–1905), US-amerikanischer Chemiker
 Prescott, Benjamin F. (1833–1894), US-amerikanischer Politiker
 Prescott, Breidis (* 1983), kolumbianischer Boxer
 Prescott, Charles Y. (* 1938), US-amerikanischer Physiker
 Prescott, Cyrus D. (1836–1902), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Prescott, Dak (* 1993), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Prescott, Edward C. (1940–2022), US-amerikanischer Ökonom
 Prescott, H. F. M. (1896–1972), britische Schriftstellerin und Historikerin
 Prescott, Henry W. (1874–1943), US-amerikanischer klassischer Philologe
 Prescott, Jeryl (* 1964), US-amerikanische Schauspielerin
 Prescott, John (* 1938), britischer Politiker der Labour Party, stellvertretender Premierminister
 Prescott, Kalia (* 1997), US-amerikanische Schauspielerin, Stuntfrau, Kamerafrau und Model
 Prescott, Kathryn (* 1991), britische Schauspielerin
 Prescott, Megan (* 1991), britische Schauspielerin
 Prescott, Oliver (1762–1827), US-amerikanischer Arzt
 Prescott, Orville (1906–1996), amerikanischer Literaturkritiker
 Prescott, Peter S. (1935–2004), amerikanischer Literaturkritiker
 Prescott, Samuel (* 1751), Patriot im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg
 Prescott, William (1726–1795), amerikanischer Oberst im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg
 Prescott, William Hickling (1796–1859), amerikanischer Historiker
 Presečnik, Jernej (* 2002), slowenischer Skispringer
 Presencer, Gerard (* 1972), britischer Jazzmusiker (Trompete, Komposition)
 Preser, Karl (1828–1910), deutscher Schriftsteller
 Prešeren, France (1800–1849), slowenischer Dichter
 Prešern, Bojan (* 1962), jugoslawischer Ruderer
 Preses, Peter (1907–1961), österreichischer Schauspieler, Regisseur und Stückeschreiber
 Presgott, Gina (1924–1985), deutsche Schauspielerin und Kabarettistin
 Presgrave, Fabio, brasilianischer Cellist und Musikpädagoge
 Presho, Kyler (* 1999), US-amerikanischer Volleyballspieler
 Presiac, Vicent (1673–1726), katalanischer Komponist, Organist und Chorleiter
 Presian I. († 852), Khan von Bulgarien
 Presian II., bulgarischer Prinz und byzantinischer Strategos
 Preskill, John (* 1953), US-amerikanischer Physiker
 Presl, Fritz (* 1945), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Presl, Jan Svatopluk (1791–1849), tschechischer Zoologe
 Presl, Karel Bořivoj (1794–1852), böhmischer Botaniker
 Preslawa (* 1984), bulgarische Popfolk-Sängerin
 Presle, Micheline (* 1922), französische Schauspielerin
 Presler, Gerd (* 1937), deutscher Kunstwissenschaftler
 Presler, Johanna (1862–1925), deutsche Schriftstellerin und Schauspielerin
 Presler, Otto (1854–1920), deutscher Mathematiklehrer
 Presley, Elvis (1935–1977), US-amerikanischer Rock-’n’-Roll-Sänger
 Presley, François Maher (* 1961), deutsch-syrischer Schriftsteller
 Presley, Isaak (* 2002), US-amerikanischer Schauspieler
 Presley, Jenna (* 1987), US-amerikanische Pornodarstellerin und Schauspielerin
 Presley, Lisa Marie (1968–2023), US-amerikanische Sängerin und Songwriterin
 Presley, Maurice (* 1947), US-amerikanischer Basketballspieler
 Presley, Priscilla (* 1945), US-amerikanische Schauspielerin
 Presley, Reg (1941–2013), britischer Sänger und Songwriter
 Presley, Teagan (* 1985), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Presley, Wayne (* 1965), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Presnell, Harve (1933–2009), US-amerikanischer Schauspieler
 Presnell, Robert Sr. (1894–1969), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmproduzent
 Presnjakow, Maximilian Anatoljewitsch (* 1968), russischer Künstler
 Presnyakov, Igor (* 1960), russischer Gitarrist
 Press, Bill (* 1940), US-amerikanischer Journalist und Politiker
 Press, Christen (* 1988), US-amerikanische Fußballnationalspielerin
 Press, Frank (1924–2020), US-amerikanischer Geophysiker
 Press, Friedrich (1904–1990), deutscher Bildhauer, Maler und Kirchenraumgestalter
 Press, Gerald (* 1945), US-amerikanischer Philosoph
 Press, Hans Jürgen (1926–2002), deutscher Schriftsteller, Illustrator und Kinderbuchautor
 Preß, Heinrich (1901–1968), deutscher Wasserbauingenieur und Hochschullehrer
 Press, Irina (1939–2004), sowjetische Leichtathletin
 Press, Julian (* 1960), deutscher Kinderbuch-Autor und Illustrator
 Press, Jürgen (* 1965), deutscher Fußballtrainer
 Press, Natalie (* 1980), britische Schauspielerin
 Press, Richard, US-amerikanischer Dokumentarfilmer, Filmregisseur und Drehbuchautor
 Press, Seymour Red (1924–2022), US-amerikanischer Jazzmusiker (Saxophon, Klarinette)
 Press, Tamara (1937–2021), sowjetische Kugelstoßerin und Diskuswerferin
 Press, Volker (1939–1993), deutscher Historiker
 Press, William H. (* 1948), US-amerikanischer Astrophysiker, Informatiker und Biologe
 Pressac, Jean-Claude (1944–2003), französischer Chemiker, Apotheker und Historiker
 Pressavin, Jean-Baptiste (* 1734), französischer Arzt und Politiker während der französischen Revolution
 Pressberger, Rudolf (1942–2001), österreichischer Astronom und Techniker
 Pressburger, Arnold (1885–1951), österreichisch Filmproduzent
 Pressburger, Chava (1930–2022), tschechisch-israelische Malerin und Papierkünstlerin
 Pressburger, Emeric (1902–1988), ungarisch-britischer Drehbuchautor, Filmregisseur und Filmproduzent
 Pressburger, Fred (1915–1998), österreichisch-amerikanischer Filmschaffender
 Pressburger, Gertrude (1927–2021), österreichische Holocaustüberlebende
 Pressburger, Giorgio (1937–2017), italienischer Theaterregisseur und Schriftsteller
 Preßburger, Richard (1862–1938), österreichischer Jurist
 Presse, Alexis (1883–1965), Abt der Abtei Boquen
 Presse, Paul (1868–1948), deutscher Schiffbau- und Maschinenbauingenieur und Chefkonstrukteur der deutschen Reichsmarine
 Pressel, Gerrit (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Pressel, Gustav (1827–1890), deutscher Komponist
 Pressel, Jakob Michael (1742–1805), deutscher Medailleur, Siegelschneider und Kupferstecher
 Pressel, Konrad Viktor (1857–1929), Schweizer Wasserbauingenieur und Hochschullehrer
 Pressel, Morgan (* 1988), US-amerikanische Golferin
 Pressel, Paul (1824–1898), deutscher evangelischer Theologe
 Pressel, Wilhelm (1821–1902), deutscher Eisenbahningenieur
 Pressel, Wilhelm (1895–1986), deutscher evangelischer Theologe
 Pressenda, Giovanni Francesco (1777–1854), italienischer Geigenbauer
 Pressentin genannt von Rautter, Botho von (1877–1955), deutscher Major und Funktionär des Arbeitsdienstes
 Pressentin, Adolph von (1845–1916), deutscher Politiker, Beamter und Jurist
 Pressentin, Bernhard von (1837–1914), deutscher Fideikommissbesitzer und Politiker, MdR
 Pressentin, Hans-Henning von (1890–1952), deutscher Militär, Politiker des Stahlhelms und Hamburger Senator
 Pressentin, Karl von (1820–1905), preußischer Generalmajor der Infanterie
 Presser, Beat (* 1952), Schweizer Fotograf
 Presser, Eduard (1842–1911), deutscher Dichter
 Presser, Ellen (* 1954), deutsche Kulturmanagerin
 Presser, Helmut (1914–1995), deutscher Bibliothekar, Archivar und Historiker
 Presser, Jackie (1926–1988), US-amerikanischer Gewerkschaftsführer
 Presser, Jacques (1899–1970), niederländischer Historiker
 Presser, Jürgen (* 1950), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Presser, Rachel (* 2000), australische Synchronschwimmerin
 Pressfeldt, Roland (* 1943), schwedischer Fußballspieler
 Pressfield, Steven (* 1943), amerikanischer Roman- und Drehbuchautor
 Preßl, Hermann Markus (1939–1994), österreichischer Komponist, Musikpädagoge
 Presslauer, Peter (* 1978), österreichischer Cyclocrossfahrer
 Pressler, Elias (* 1988), österreichischer Filmschauspieler
 Preßler, Gustav (1912–1985), deutscher Pilot und Ritterkreuzträger im Zweiten Weltkrieg
 Preßler, Kerstin (* 1962), deutsche Langstreckenläuferin
 Pressler, Larry (* 1942), US-amerikanischer Politiker
 Preßler, Max (1815–1886), deutscher Forstwissenschaftler, Ökonom und Erfinder
 Pressler, Menahem (* 1923), deutscher Pianist und Gründer des Beaux Arts Trio
 Pressler, Mirjam (1940–2019), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin
 Preßler, Otto (1895–1981), deutscher Politiker (KPD), MdL
 Pressley, Ayanna (* 1974), amerikanische Politikerin (Demokratische Partei)
 Pressley, Steven (* 1973), schottischer Fußballspieler und -trainer
 Pressley, Toni (* 1990), US-amerikanische Fußballspielerin
 Presslmayr, Kurt (* 1943), österreichischer Kanute
 Pressly, Jaime (* 1977), US-amerikanische Schauspielerin und Model
 Pressman, Edward R. (1943–2023), US-amerikanischer Filmproduzent
 Pressman, Lawrence (* 1939), US-amerikanischer Schauspieler
 Pressman, Michael (* 1950), US-amerikanischer Filmregisseur und Filmproduzent
 Pressman, Sally (* 1981), US-amerikanische Schauspielerin und Tänzerin
 Preßmar, Dieter (1936–2018), deutscher Ökonom und emeritierter Hochschullehrer (Universität Hamburg)
 Pressmar, Emma (1909–2000), deutsche Prähistorikerin
 Preßmar, Georg (1862–1920), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Presson, Andreas (1637–1701), deutscher Lyriker, Übersetzer und Jurist
 Pressure (* 1981), US-amerikanischer Reggae-Musiker
 Prest, Thomas Peckett (1810–1859), englischer Schriftsteller
 Prestage, Edgar (1869–1951), englischer Historiker, Autor und Übersetzer
 Prestbakmo, Ivar B. (* 1968), norwegischer Politiker
 Prestel, Alexander (* 1941), deutscher Mathematiker
 Prestel, Ferdinand August Christian (1826–1890), deutscher Maler, Grafiker, Radierer und Kunsthändler
 Prestel, Johann Erdmann Gottlieb (1804–1885), deutscher Maler und Bildhauer
 Prestel, Johann Gottlieb (1739–1808), deutscher Kupferstecher
 Prestel, Josef (1888–1969), deutscher Pädagoge und Germanist
 Prestel, Kurt (1915–1988), deutscher Chordirigent und Musikpädagoge
 Prestel, Maria Katharina (1747–1794), deutsche Pastell- und Aquarellmalerin, Kupferstecherin und Radiererin
 Prestel, Michael August Friedrich (1809–1880), deutscher Mathematiker Meteorologe
 Prestel, Peter (* 1962), deutscher Dokumentarfilmer, Autor, Regisseur und Filmproduzent
 Prestel, Rudolf (1898–1979), deutscher Jurist, Sozial- und Kommunalpolitiker
 Prestele, Karl (* 1901), deutscher Komponist, Pianist, Organist und Dirigent
 Prester, Anselm (* 1943), deutscher Maler
 Prestes, Anita Leocádia (* 1936), brasilianische Historikerin
 Prestes, Júlio (1882–1946), brasilianischer Präsident und Politiker
 Prestes, Luís Carlos (1898–1990), brasilianischer Offizier, Rebellenführer und General-Sekretär der Kommunistischen Partei Brasiliens
 Presthus, Rolf (1936–1988), norwegischer konservativer Politiker, Mitglied des Storting und Jurist
 Presti, Ida (1924–1967), französische Gitarristin und Komponistin
 Presti, Massimiliano (* 1975), italienischer Inline-Speedskater
 Presti, Pino (* 1943), italienischer Bassist, Arrangeur, Komponist, Orchesterleiter und Musikproduzent
 Presti, Rachel (* 2002), amerikanisch-deutsche Surferin
 Presti, Thaíssa (* 1985), brasilianische Sprinterin
 Prestia, Rocco (1951–2020), US-amerikanischer Musiker
 Prestifilippo, Silvestro (1921–1975), italienischer Journalist, Autor und Filmregisseur
 Prestigiacomo, Stefania (* 1966), italienische Politikerin, Mitglied der Camera dei deputati
 Prestin, Dieter (* 1956), deutscher Fußballspieler
 Prestinari, Bernhard August (1811–1893), deutscher Jurist in Baden
 Presting, Bernhard (1831–1908), deutscher Religionspädagoge
 Presting, Leonhard (1807–1885), preußischer Jurist, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Presto (* 1992), deutscher Rapper
 Presto, Daniel (* 1963), philippinischer Geistlicher, Bischof von San Fernando de La Union
 Preston, Andrew (1846–1924), amerikanischer Geschäftsmann
 Preston, Ann (1813–1872), US-amerikanische Ärztin und Pädagogin
 Preston, Anthony W., US-amerikanischer Schauspieler
 Preston, Billy (1946–2006), US-amerikanischer Soulmusiker und Hammond-Orgel-Spieler
 Preston, Carrie (* 1967), US-amerikanische Schauspielerin und Filmregisseurin
 Preston, Chanel (* 1985), US-amerikanische Pornodarstellerin und Schauspielerin
 Preston, Cynthia (* 1968), kanadische Schauspielerin
 Preston, Denis (1916–1979), britischer Musikproduzent und Musikkritiker
 Preston, Don (* 1932), US-amerikanischer Fusionmusiker, Keyboarder und Synthesizerspezialist
 Preston, Douglas (* 1956), US-amerikanischer Schriftsteller
 Preston, Eddie (1928–2009), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Preston, Ernest (1901–1966), englischer Fußballspieler
 Preston, Francis (1765–1835), US-amerikanischer Politiker
 Preston, Francis (1913–1975), britischer Regattasegler
 Preston, George W. (* 1930), US-amerikanischer Astronom
 Preston, Gilbert of († 1274), englischer Ritter und Richter
 Preston, Isabella (1881–1965), kanadische Botanikerin und Autorin
 Preston, J. A. (* 1932), US-amerikanischer Schauspieler
 Preston, Jacob Alexander (1796–1868), US-amerikanischer Politiker
 Preston, James Patton (1774–1843), US-amerikanischer Politiker
 Preston, Jenico, 14. Viscount Gormanston (1837–1907), Gouverneur von Britisch-Guayana und Tasmanien
 Preston, John (1945–1994), US-amerikanischer Autor
 Preston, Johnny (1939–2011), US-amerikanischer Rock-’n’-Roll- und Rockabilly-Sänger
 Preston, Kelly (1962–2020), US-amerikanische Schauspielerin und Model
 Preston, Kenneth (1901–1995), britischer Regattasegler
 Preston, Kenneth O. (* 1957), 13. Sergeant Major of the Army
 Preston, Kiki (1898–1946), US-amerikanische Großwildjägerin und Pferdezüchterin in Kenia, Mitglied des Happy Valley Set
 Preston, Lewis T. (1926–1995), US-amerikanischer Banker
 Preston, Margaret (1875–1963), australische Malerin und Grafikerin
 Preston, May Wilson (1873–1949), US-amerikanische Malerin, Illustratorin und Frauenrechtlerin
 Preston, Nikki (* 1985), US-amerikanische Radiomoderatorin, Model und Schauspielerin
 Preston, Paul (* 1946), britischer Historiker
 Preston, Peter (1938–2018), britischer Journalist, Chefredakteur und Herausgeber des Guardian sowie Romanautor
 Preston, Prince Hulon junior (1908–1961), US-amerikanischer Politiker
 Preston, Rebecca (* 1979), australische Triathletin
 Preston, Rich (* 1952), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär
 Preston, Richard (* 1954), US-amerikanischer Schriftsteller
 Preston, Robert (1918–1987), US-amerikanischer Schauspieler
 Preston, Samuel Tolver (1844–1917), englischer Wissenschaftler
 Preston, Samuel W. (1840–1865), US-amerikanischer Marine-Offizier während des Amerikanischen Bürgerkrieges
 Preston, Simon (1938–2022), britischer Organist, Dirigent und Komponist
 Preston, Steve (* 1960), US-amerikanischer Politiker
 Preston, Taylah (* 2005), australische Tennisspielerin
 Preston, Thomas, englischer Organist und Komponist
 Preston, Thomas (1928–2012), US-amerikanischer Pokerspieler
 Preston, Thomas Hildebrand (1886–1976), britischer Diplomat
 Preston, Walter (1819–1867), US-amerikanischer Politiker
 Preston, Ward (1932–2016), US-amerikanischer Szenenbildner und Artdirector
 Preston, Wayde (1929–1992), US-amerikanischer Schauspieler
 Preston, William (1816–1887), US-amerikanischer Politiker
 Preston, William B. (1805–1862), US-amerikanischer Politiker
 Preston, William C. (1794–1860), US-amerikanischer Politiker (Demokratische Partei)
 Prestowitz, Clyde (* 1941), US-amerikanischer Gründer und Präsident des „Economic Strategy Institute“ (ESI)
 Prestre, Willy-André (1895–1980), Schweizer Schriftsteller
 Prestrud, Kristian (1881–1927), norwegischer Polarforscher und Offizier
 Prestwich, John Alfred (1874–1952), britischer Ingenieur
 Prestwich, Joseph (1812–1896), englischer Geologe und Unternehmer
 Prestwood Smith, Mike, Tontechniker
 Presuhn, Theodor (1810–1877), deutscher Maler

Pret 
 Prete, Franco (1933–2008), italienischer Initiator der multinationalen Künstlergruppe und dem Verlag Origine, in deren Rahmen er als Dichter und Schriftsteller tätig war
 Prete, Giancarlo (1942–2001), italienischer Schauspieler
 Prete, Herrad (* 1933), deutsche Malerin mit Wohnsitzen in Luxemburg und Venedig, Gründungsmitglied der multinationalen Künstlergruppe Origine
 Prete, Joshua (* 1991), australischer Straßenradrennfahrer
 Pretelli, Martina (* 1988), san-marinesische Leichtathletin und Olympiateilnehmerin
 Preti, Fabiano (* 1978), italienischer Fußballschiedsrichterassistent
 Preti, Francesco Maria (1701–1774), italienischer Architekt
 Preti, Gaetano (1891–1963), italienischer Turner
 Preti, Luigi (1914–2009), italienischer Politiker
 Preti, Mattia (1613–1699), italienischer Freskenmaler des Barocks und Ordensritter der Malteser
 Pretinha (* 1975), brasilianische Fußballspielerin
 Pretis Edler von Cagnodo, Sisinio de († 1855), österreichischer Politiker
 Pretis-Cagnodo, Sisinio von (1828–1890), österreichischer Beamter und Politiker
 Pretlack, Johann Rudolf Victor von (1668–1737), deutscher General der Kavallerie und Generalfeldmarschall-Lieutenant
 Pretnar, Boris (* 1978), slowenischer Eishockeyspieler
 Pretnar, Klemen (* 1986), slowenischer Eishockeyspieler
 Pretnar, Špela (* 1973), slowenische Skirennläuferin
 Preto, André (* 1993), portugiesischer Fußballtorhüter
 Preto, José Ramos (1871–1949), portugiesischer Jurist und Politiker
 Pretolesi, Luca, italienischer Musiker, Musikproduzent, DJ und Tontechniker
 Pretorius, Alexandra (* 1996), kanadische Skispringerin
 Pretorius, Andries (1798–1853), burischer Politiker und Voortrekker
 Pretorius, Charl (* 1997), südafrikanischer Eishockeytorwart
 Pretorius, Dwaine (* 1989), südafrikanischer Cricketspieler
 Pretorius, Frans (* 1973), südafrikanischer Physiker
 Pretorius, Fredriech (* 1995), südafrikanischer Leichtathlet
 Pretorius, Giovanni (1972–2021), südafrikanischer Boxer
 Pretorius, Jackie (1934–2009), südafrikanischer Autorennfahrer
 Pretorius, Johannes (* 1994), südafrikanischer Hürdenläufer
 Pretorius, Kosie (1935–2017), namibischer Politiker (Monitor Action Group)
 Pretorius, Margo Chene (* 1994), südafrikanische Hammerwerferin
 Pretorius, Marthinus Wessel (1819–1901), burischer Politiker und erster Präsident der Südafrikanischen Republik
 Pretorius, Mignon (* 1987), südafrikanische Schachspielerin
 Pretorius, Philip Jacobus (1877–1945), südafrikanischer Elefantenjäger
 Prêtre, Georges (1924–2017), französischer Dirigent
 Prêtre, Jean-Gabriel (1768–1849), französisch-schweizerischer Tiermaler
 Prêtre, René (* 1957), Schweizer Herzchirurg und Kinderarzt
 Prets, Christa (* 1947), österreichische Politikerin (SPÖ), MdEP
 Pretsch, Paul (1808–1873), österreichischer gelernter Buchdrucker und der Erfinder der Fotogalvanografie
 Pretscheck, Jan (* 1981), deutscher Volleyballtrainer
 Pretschlaiffer, Erasmus († 1486), Stiftspropst von Berchtesgaden
 Pretschner, Alexander (* 1975), deutscher Informatiker
 Pretschner, Dietrich Peter (1938–2007), deutscher Nuklearmediziner, Informatiker und Hochschullehrer
 Pretschner, René (* 1962), deutscher Jazzmusiker (Piano, Komposition)
 Prette Lissot, Reinaldo del (1952–2022), venezolanischer Geistlicher und römisch-katholischer Erzbischof von Valencia en Venezuela
 Prette, Cristian Sánchez (* 1985), argentinischer Fußballspieler
 Prette, Louis (* 1998), italienischer Autorennfahrer
 Prette, Philippe (* 1964), italienischer Unternehmer und Autorennfahrer
 Pretten, Johannes (1634–1708), deutscher lutherischer Theologe und Pädagoge
 Prettenthaler, Franz (* 1972), österreichischer Sozialwissenschaftler
 Prettenthaler, Mark (* 1983), österreichischer Fußballspieler
 Pretterebner, Hans (* 1944), österreichischer Journalist und Politiker (FPÖ), Abgeordneter zum Nationalrat
 Pretterer, Josef (* 1948), deutscher Figurenspieler und Kabarettist
 Pretterklieber, Bettina (* 1978), österreichische Triathletin
 Prettner, Beate (* 1965), österreichische Politikerin (SPÖ), Abgeordnete zum Kärntner Landtag
 Prettner, Hanno (* 1951), österreichischer Flugmodellsportler
 Prettner, Veit (1846–1927), österreichischer Politiker
 Pretto, Eddy de (* 1993), französischer Sänger und Schauspieler
 Pretty Lights (* 1981), US-amerikanischer Musiker
 Pretty Pink, deutsche Musikproduzentin und eine Deep-House DJ
 Pretty, Adam, Sportfotograf
 Pretty, Donald (* 1936), kanadischer Ruderer
 Pretty, Edith (1883–1942), britische Landbesitzerin und Stifterin
 Pretty, Walter (1909–1975), britischer Offizier der Luftstreitkräfte des Vereinigten Königreichs
 Pretyman, George T. (1845–1917), Offizier der British Army und Generalmajor der Britisch-Indischen Armee
 Pretz, Erich (1941–2018), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)
 Pretz, Leo von (1898–1984), italienischer Politiker (Südtirol)
 Pretzel, Andreas (* 1961), deutscher Historiker und Autor
 Pretzel, Carl (1864–1935), deutscher Lehrer und Verbandsfunktionär
 Pretzel, Ernst (1887–1953), deutscher Politiker (NSDAP), MdR
 Pretzel, Ulrich (1898–1981), deutscher Germanist
 Pretzell, Lothar (1909–1993), deutscher Kunsthistoriker und Volkskundler
 Pretzell, Marcus (* 1973), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (AfD), MdEP
 Pretzfelder, Max (1888–1950), deutscher Zeichner, Maler und Kostümbildner
 Pretzl, Manuel (* 1975), deutscher Politiker (CSU)
 Pretzl, Otto (1893–1941), deutscher Orientalist
 Pretzl, Thomas (* 1975), deutscher Gewerkschafter
 Pretzlaff, Marlies (* 1943), deutsche Politikerin (CDU), MdB
 Pretzmann, Esben (* 1978), dänischer Schauspieler, Synchronsprecher, Drehbuchautor, Regisseur und Komiker
 Pretzmann, Gerhard (1929–2013), österreichischer Zoologe und Paläontologe am Naturhistorischen Museum Wien
 Pretzsch, Axel (* 1976), deutscher Tennisspieler
 Pretzsch, Hans-Jürgen (* 1950), deutscher Fußballspieler
 Pretzsch, Jürgen (1949–2014), deutscher Städtebauer und Grafiker
 Pretzsch, Karl (1863–1942), deutscher Bibliothekar und Autor
 Pretzsch, Karl (1896–1954), deutscher Politiker (SED) und OB von Halle an der Saale
 Pretzsch, Moritz (1885–1939), Neuruppiner Landschaftsmaler und Radierer
 Pretzsch, Ralf (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Pretzschner, Oda (* 1971), deutsche Schauspielerin

Preu 
 Preu, Albert (1868–1944), deutscher Verwaltungsjurist und Kommunalpolitiker
 Preu, Georg Michael (1681–1745), evangelischer Theologe
 Preu, Richard (1837–1910), deutscher Verwaltungsbeamter
 Preu, Ulrich, Reformator in Worms
 Preudhomme, Jean, Schweizer Maler
 Preud’homme, Michel (* 1959), belgischer Fußballspieler und -trainer
 Preuenhueber, Valentin († 1642), österreichischer Beamter und Geschichtsschreiber
 Preuhs, Ursula (* 1931), deutsche Politikerin (SPD) und MdHB
 Preul, Helmut (1933–2001), deutscher Bürgermeister von Bückeburg
 Preul, Reiner (* 1940), deutscher evangelischer Theologe und Hochschullehrer
 Preuner, August (1832–1906), deutscher Klassischer Archäologe
 Preuner, Carl (1859–1928), deutscher Verwaltungsbeamter
 Preuner, Erich (1867–1935), deutscher Epigraphiker, Klassischer Archäologe und Hochschullehrer
 Preuner, Harald (* 1959), österreichischer Unternehmer und Politiker (ÖVP)
 Preus, Anne Grete (1957–2019), norwegische Sängerin
 Preus, J. A. O. (1883–1961), US-amerikanischer Politiker
 Preusch, Michael (* 1975), deutscher Arzt, Wissenschaftler und Politiker (CDU)
 Preusche, Gerd (1940–2001), deutscher Schauspieler
 Preuschen von Liebenstein, Franz (1845–1908), deutscher Gynäkologe
 Preuschen von und zu Liebenstein, August von (1766–1846), deutscher Richter
 Preuschen von und zu Liebenstein, Franz Ludwig von (1804–1887), deutscher Richter und nassauischer Landtagsabgeordneter
 Preuschen von und zu Liebenstein, Georg Ernst Ludwig von (1727–1794), Regierungspräsident zu Dillenburg, Geheimer Rat
 Preuschen von und zu Liebenstein, Georg Ernst Ludwig von (1764–1849), deutscher Richter
 Preuschen von und zu Liebenstein, Ludwig von (1806–1864), deutscher Heraldiker
 Preuschen von und zu Liebenstein, Maximilian von (1818–1897), hessischer Verwaltungsbeamter und Richter
 Preuschen, August Gottlieb (1734–1803), deutscher Theologe, Kartograph und Geologe
 Preuschen, Diethardt von (1935–2016), deutscher Jurist und Ministerialbeamter
 Preuschen, Erwin (1867–1920), deutscher evangelischer Theologe
 Preuschen, Gerhardt (1908–2004), deutscher Agrarwissenschaftler
 Preuschen, Hermione von (1854–1918), deutsche Malerin und Schriftstellerin
 Preuschen, Karl († 1809), badischer Beamter
 Preuschen, Karl von (1781–1856), großherzoglich hessischer Hofgerichtspräsident
 Preuschen, Ludwig von (1875–1964), deutscher Oberstleutnant, Ritter des Ordens Pour le Mérite
 Preuschen, Rudolf von (1906–2007), deutscher Landrat
 Preuschl, Raphael (* 1977), österreichischer Jazzmusiker (Kontrabass, E-Bass, Komposition)
 Preuse, Ernst, deutscher Opernsänger (Tenor)
 Preusker, Horst (1913–1976), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Preusker, Karl Benjamin (1786–1871), Vorkämpfer der Volksbüchereibewegung, Schriftsteller, Archäologe und Museumspionier in Sachsen
 Preusker, Susanne (1959–2018), deutsche Psychologin und Autorin
 Preusker, Victor-Emanuel (1913–1991), deutscher Politiker (FDP), MdB, MdEP und Bankier
 Preuß, deutscher Fußballspieler
 Preuss Grew, Heidi (* 1970), amerikanische Keramikkünstlerin
 Preuss vom Springenberg, Valentin (1553–1601), deutscher Mediziner
 Preuss von Springenberg, Christoph (1515–1590), deutscher Dichter und Rhetoriker
 Preuß, Albert (* 1864), deutscher Sportschütze
 Preuß, Alfred (1887–1947), deutscher Politiker (NSDAP), MdR
 Preuß, Andreas (* 1962), deutscher Tischtennisspieler, -trainer und Manager
 Preuß, Anke (* 1992), deutsche Fußballtorhüterin
 Preuß, Anna Hilaria (1873–1948), deutsche Schriftstellerin
 Preuß, Ansgar (* 1996), deutscher Eishockeytorwart
 Preuß, Arnold (* 1951), deutscher Theaterleiter, Schauspieler, Regisseur und Übersetzer
 Preuss, Arthur (1878–1944), deutscher Opernsänger (Tenor), Komponist und Gesangspädagoge
 Preuß, August Eduard (1801–1839), deutscher Schulmann und Sachbuchautor
 Preuß, Axel (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Preuß, Axel (* 1962), deutscher Dramaturg, Regisseur und Theaterintendant
 Preuß, Carl Wilhelm Louis (1827–1878), erster amtierender Apostel der allgemeinen christlichen apostolischen Mission
 Preuß, Carsten (* 1962), deutscher Politiker (Die Linke), MdL
 Preuß, Christoph (* 1981), deutscher Fußballspieler
 Preuß, Daniela (* 1978), deutsche Schauspielerin
 Preuß, Dietmar (* 1969), deutscher Autor
 Preuß, Eckhard (* 1961), deutscher Schauspieler
 Preuß, Edgar (1930–2018), deutscher Fußballtrainer und -spieler
 Preuß, Eduard (1834–1904), deutscher Theologe und Autor, Publizist in USA
 Preuß, Erich (1940–2014), deutscher Eisenbahner, Journalist und Sachbuchautor
 Preuß, Franziska (* 1994), deutsche Biathletin
 Preuß, Friedrich (1850–1914), deutscher Pädagoge und Politiker (Zentrum), MdR
 Preuss, Fritz (* 1935), deutscher Chemiker, Hochschullehrer und Politiker (SPD), MdL
 Preuß, Gabriele (* 1954), deutsche Politikerin (SPD), MdEP
 Preuß, Georg (1920–1991), deutscher Hauptsturmführer der Waffen-SS, Kriegsverbrecher und Ritterkreuzträger
 Preuß, Georg Friedrich (1867–1914), deutscher Historiker und Hochschullehrer in München und Breslau
 Preuß, Gerhard (1935–2014), deutscher Grafiker, Grafikdesigner und Hochschuldozent
 Preuß, Gerhard (1940–2011), deutscher Mathematiker
 Preuss, Gottfried Benjamin (1684–1719), schlesischer Mediziner, Stadtphysicus in Breslau, Mitglied der Leopoldina
 Preuß, Günter (1924–2011), deutscher Biologe, Pädagoge und Naturforscher
 Preuß, Günter (1930–1996), deutscher Markscheider und Schnitzer
 Preuß, Günter (* 1936), deutscher Fußballspieler und Trainer
 Preuß, Gunter (* 1940), deutscher Schriftsteller
 Preuß, Hans (1876–1951), deutscher Theologe
 Preuß, Hans-Joachim (* 1955), deutscher Agrarökonom
 Preuß, Harald (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Preuss, Heidi (* 1961), US-amerikanische Skirennläuferin
 Preuß, Heinrich (1886–1944), deutscher KPD-Funktionär, Gewerkschafter und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Preuß, Heinz, deutscher Trainer im Wasserspringen
 Preuß, Heinzwerner (1925–2016), deutscher Physiker und Chemiker
 Preuss, Henriette (1826–1902), deutsche Lehrerin und Schriftstellerin
 Preuß, Hilde (1916–1992), deutsche Bühnenbildnerin, Kostümbildnerin, Grafikerin und Malerin
 Preuß, Holger (* 1968), deutscher Sportökonom
 Preuß, Horst Dietrich (1927–1993), deutscher evangelischer Theologe, lutherischer Pfarrer und Hochschullehrer für Altes Testament
 Preuß, Hugo (1860–1925), deutscher Rechtswissenschaftler, Vater der Weimarer Verfassung
 Preuß, Ingrid (* 1949), deutsche Schlager- und Chansonsängerin, Laborantin und Teilnehmerin am Eurovision Song Contest
 Preuß, Jacob (1768–1826), nassauischer Politiker
 Preuss, Jakob (* 1975), deutscher Dokumentarfilmer, Filmproduzent und Regisseur
 Preuß, Joachim (1927–2018), deutscher Prähistoriker
 Preuß, Johann (1620–1696), deutscher sozinianischer Theologe und Prediger
 Preuß, Johann (1722–1798), Orgelbauer
 Preuß, Johann David Erdmann (1785–1868), deutscher Historiker
 Preuss, Johann Heinrich († 1764), Königlich Britischer und kurfürstlich hannoverscher Hof- und Kammermusiker sowie Konzertmeister
 Preuss, Johannes (* 1983), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Preuß, Josefine (* 1986), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Preuß, Julius (1885–1954), deutscher Nautiker und Direktor der Seefahrtsschule Bremen
 Preuss, Jürgen (* 1942), deutscher Schriftsteller Autor
 Preuß, Katja (* 1978), deutsche Schauspielerin und Sprecherin
 Preuss, Konrad Theodor (1869–1938), deutscher Ethnologe
 Preuß, Ludwig Ernst von (* 1724), preußischer Major
 Preuss, Manfred (* 1951), deutscher Politiker (CDU), MdA
 Preuß, Maximilian (1652–1721), Stadtphysicus in Breslau und Mitglied der Leopoldina
 Preuß, Meta (1903–1981), deutsche Politikerin (KPD/SED)
 Preuß, Michael (* 1984), deutscher Fußballspieler
 Preuss, Moritz (* 1995), deutscher Handballspieler
 Preuß, Nicola (* 1966), deutsche Rechtswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Preuß, Otto (1816–1892), deutscher Justizrat, Bibliothekar und Geschichtsforscher
 Preuß, Otto (1851–1933), deutscher Rechtsanwalt, Justizrat und Landtagsabgeordneter (DNVP)
 Preuss, Otto (* 1918), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Preuß, Paul (1861–1926), deutscher Botaniker und Forschungsreisender
 Preuß, Paul (1886–1913), österreichischer Alpinist
 Preuss, Paul (1897–1970), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Preuss, Paul (* 1942), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 Preuß, Peter (* 1953), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Preuß, Petra (* 1972), deutsche Theater- und Filmschauspielerin, Synchronsprecherin und Sprecherin
 Preuss, Philipp (* 1974), österreichischer Regisseur und Autor
 Preuß, Reiner (1940–2014), deutscher Eisenbahningenieur und Sachbuchautor
 Preuß, Renate (* 1947), deutsche Bibliothekarin und Schriftstellerin
 Preuss, Rita (1924–2016), deutsche Malerin
 Preuß, Ruth (1940–1990), deutsche Badmintonspielerin
 Preuss, Sebastian (* 1990), deutscher Kickboxer und Fernsehdarsteller
 Preuß, Tobias (* 1988), deutscher Wasserballspieler
 Preuß, Torsten (* 1963), deutscher Journalist und Autor
 Preuß, Ulrich K. (* 1939), deutscher Rechtswissenschaftler
 Preuss, Uwe (* 1961), deutscher Schauspieler
 Preuß, Werner (1894–1919), deutscher Offizier der Fliegertruppe mit 22 bestätigte Abschüsse im Ersten Weltkrieg
 Preuß, Wolfgang (* 1949), deutscher Schlager- und Chansonsänger, Großhandelskaufmann und Teilnehmer am Eurovision Song Contest
 Preuß-Boehart, Claudia (* 1951), deutsche Rechtsanwältin und Politikerin (SPD), MdL
 Preuß-Buchholz, Iris (* 1957), deutsche Politikerin (SPD), MdL
 Preuss-Lausitz, Ulf (* 1940), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Preuße, Christian (* 1972), deutscher Fußballspieler
 Preuße, Georg (* 1950), deutscher Schauspieler
 Preuße, Hans (1918–1991), deutscher Grafiker, Maler und Illustrator
 Preuße, Karl-Heinz (* 1926), deutscher Fußballspieler
 Preuße, Udo (* 1945), deutscher Fußballspieler
 Preußen, Adalbert von (1884–1948), deutscher Prinz und Sohn Kaiser Wilhelms II.
 Preußen, Alexander von (1820–1896), preußischer General der Infanterie
 Preußen, Alexandrine von (1915–1980), deutsche Prinzessin, Mitglied aus dem Hause Hohenzollern
 Preußen, Anna von (1836–1918), Prinzessin von Preußen und Landgräfin von Hessen-Kassel
 Preußen, August Wilhelm von (1887–1949), deutscher Adeliger, Politiker (NSDAP), MdR
 Preußen, Cecilie von (1917–1975), deutsche Adelige, Tochter des deutschen Kronprinzen Wilhelm
 Preußen, Franz Wilhelm von (* 1943), deutscher Unternehmer und Wirtschaftsjurist
 Preußen, Franz-Friedrich von (* 1944), deutscher Unternehmer
 Preußen, Friedrich Karl von (1919–2006), deutscher Adelsnachkomme, Mitglied des ehemaligen preußischen Königshauses
 Preußen, Friedrich Leopold von (1895–1959), deutscher Adeliger und Maler
 Preußen, Friedrich Sigismund von (1891–1927), deutscher Reiter
 Preußen, Friedrich von (1911–1966), deutscher Adliger, Enkel von Kaiser Wilhelm II.
 Preußen, Friedrich Wilhelm Prinz von (1939–2015), deutscher Historiker und Angehöriger des Hauses Hohenzollern
 Preußen, Georg Friedrich Prinz von (* 1976), deutscher Unternehmer, Oberhaupt des Hauses Hohenzollern
 Preußen, Hubertus von (1909–1950), preußischer Prinz und Enkel Kaiser Wilhelms II.
 Preußen, Kira von (1943–2004), Urenkelin des letzten Deutschen Kaisers
 Preußen, Louis Ferdinand Prinz von (1944–1977), deutsches Mitglied des Hauses Hohenzollern
 Preußen, Louis Ferdinand von (1907–1994), preußischer Prinz, Oberhaupt des Hauses Hohenzollern
 Preußen, Margarethe von (1872–1954), deutsche Adlige, durch Heirat Landgräfin von Hessen-Kassel
 Preußen, Michael Prinz von (1940–2014), deutscher Autor und Angehöriger des Hauses Hohenzollern
 Preußen, Oskar Prinz von (* 1959), 37. Herrenmeister des Johanniterordens
 Preußen, Oskar von (1888–1958), preußischer Offizier; Generalmajor der Wehrmacht; Herrenmeister des Johanniterordens
 Preußen, Sibylle Prinzessin von (* 1952), dritte Ehefrau von Friedrich Wilhelm Prinz von Preußen
 Preußen, Sigismund von (1896–1978), preußischer Prinz
 Preußen, Viktoria Luise von (1892–1980), deutsche Herzogin von Braunschweig-Lüneburg, Prinzessin von Preußen
 Preußen, Waldemar von (1889–1945), deutscher Offizier und Großgrundbesitzer
 Preußen, Wilhelm Karl Prinz von (1922–2007), deutscher Herrenmeister und Protektor des Johanniterordens
 Preußen, Wilhelm von (1882–1951), Kronprinz des Deutschen Reiches, Chef des Hauses Hohenzollern (1941–1951)
 Preußen, Wilhelm von (1906–1940), deutscher Adeliger, Prinz von Preußen
 Preußen, Wilhelmine von (1751–1820), preußische Prinzessin und durch Heirat Erbstatthalterin der Niederlande
 Preusser, Alexander Friedrich Wilhelm (1799–1885), schleswig-holsteinischer Oberappellationsgerichtsrat und Politiker
 Preußer, Christian (* 1984), deutscher Fußballspieler
 Preußer, Karl von (1783–1853), preußischer Generalmajor
 Preußer, Ludwig Theodor (1822–1849), schleswig-holsteinischer Unteroffizier
 Preusser, Matthias (* 1976), österreichischer Onkologe
 Preusser, Philipp (1792–1864), Bürgermeister und Landtagsabgeordneter
 Preussger, Julia (* 1994), deutsche Skilangläuferin
 Preußger, Manfred (* 1932), deutscher Leichtathlet
 Preußger, Wolfgang (* 1967), deutscher Schauspieler
 Preußing, Ottilia († 1654), Opfer der Hexenprozesse in Bad Homburg
 Preußinger, Hans-Heinrich (* 1951), deutscher Polizist und Präsident des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz
 Preußler, Anne (* 1985), deutsche Biathletin
 Preußler, Babette (* 1968), deutsche Eiskunstläuferin
 Preußler, Josef (1891–1967), deutschsprachiger Lehrer, Heimat- und Volkskundler zunächst österreichischer, dann tschechoslowakischer und schließlich deutscher Staatsangehörigkeit
 Preussler, Kurt (1919–2006), österreichischer Politiker (SPÖ), Abgeordneter zum Nationalrat
 Preußler, Otfried (1923–2013), tschechoslowakischer und deutscher Kinderbuchautor
 Preußler, Robert (1866–1942), österreichischer Schriftsteller, Redakteur und Politiker (SDAP), Landtagsabgeordneter, Abgeordneter zum Nationalrat, Mitglied des Bundesrates
 Preußler, Timo (* 1983), deutscher Kletterer
 Preußner, Alfred (* 1929), deutscher Politiker (FDP) und Verbandsfunktionär (Friseur)
 Preußner, Eberhard (1899–1964), deutscher Musikpädagoge
 Preussner, Else (1876–1954), deutsche Malerin und Illustratorin
 Preussner, Heinz (* 1900), Jurist und deutscher Staatsbeamter
 Preussner, Mathias (* 1949), deutscher Jurist und Baurechtswissenschaftler
 Preußner, Uwe (1950–1969), deutsches Todesopfer an der innerdeutschen Grenze
 Preussner, Waldemar (* 1958), deutsch-polnischer Unternehmer
 Preutaeus, Hugo († 1646), deutscher Benediktiner, Abt von Werden und Helmstedt
 Preute, David (* 1996), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Preux, Pierre-François de (1795–1875), Schweizer Theologe, römisch-katholischer Bischof von Sitten

Prev 
 Préval, René (1943–2017), haitianischer Politiker, Präsident von Haiti
 Prevas, John, US-amerikanischer Historiker
 Prevc, Cene (* 1996), slowenischer Skispringer
 Prevc, Domen (* 1999), slowenischer Skispringer
 Prevc, Nika (* 2005), slowenische Skispringerin
 Prevc, Peter (* 1992), slowenischer Skispringer
 Preve, Costanzo (1943–2013), italienischer Philosoph
 Prevedi, Bruno (1928–1988), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Prével, Louis (1879–1964), französischer Ruderer
 Prévert, Jacques (1900–1977), französischer Autor, Dichter und Chansonnier
 Previati, Gaetano (1852–1920), italienischer Maler
 Previato, Emma (* 1952), italienisch-amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Previato, Lúcia Mendonça (* 1949), brasilianische Mikrobiologin
 Préville († 1799), französischer Schauspieler
 Préville, Mademoiselle (1731–1794), französische Schauspielerin
 Préville, Nicolas de (* 1991), französischer Fußballspieler
 Previn, André (1929–2019), deutsch-US-amerikanischer Pianist, Komponist und Dirigent
 Previn, Charles (1888–1973), US-amerikanischer Filmkomponist, Musikdirektor und Dirigent
 Previn, Dory (1925–2012), US-amerikanische Schriftstellerin und Singer-Songwriterin
 Previšić, Boris (* 1972), Schweizer Literaturwissenschaftler und Musiker
 Previtali, Fernando (1907–1985), italienischer Dirigent, Komponist und Musikschriftsteller
 Previte, Bobby (* 1951), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Previte, Franke, US-amerikanischer Musiker
 Previte, Ron (1943–2017), US-amerikanischer Mobster
 Previti, Cesare (* 1934), italienischer Jurist und Politiker
 Prevljak, Smail (* 1995), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler
 Prevolaraki, Maria (* 1991), griechische Ringerin
 Prévost, André (1860–1919), französischer Tennisspieler
 Prévost, André (1934–2001), kanadischer Komponist
 Prévost, Antoine-François (1697–1763), französischer Schriftsteller
 Prévost, Charles (1899–1983), französischer Chemiker (Organische Chemie)
 Prévost, Constant (1787–1856), französischer Geologe
 Prévost, Daniel (* 1939), französischer Schauspieler
 Prévost, Eddie (* 1942), britischer Schlagzeuger und Improvisationstheoretiker
 Prévost, Eugène (1809–1872), französischer Komponist und Dirigent
 Prévost, Florent (1794–1870), französischer Ornithologe und naturwissenschaftlicher Assistent am Muséum national d’histoire naturelle
 Prévost, Françoise († 1741), Pariser Tänzerin und Primaballerina
 Prévost, Françoise (1930–1997), französische Schauspielerin
 Prevost, George (1767–1816), britischer Soldat und Diplomat
 Prévost, Guy († 2017), französischer Jazzmusiker
 Prevost, Jacques Marcus (1736–1781), britischer Offizier, Gouverneur der Province of Georgia
 Prévost, Jean (1901–1944), französischer Schriftsteller, Romanist und Literaturwissenschaftler
 Prevost, Jean Louis (1790–1850), Schweizer Arzt und Physiologe
 Prévost, Jean Louis (1838–1927), Schweizer Neurologe
 Prévost, Jean-Marie (1918–1997), französischer Fußballspieler
 Prévost, Joël (* 1950), französischer Chansonsänger
 Prévost, Léon (1831–1877), US-amerikanischer Komponist
 Prévost, Lucien Alphonse (1799–1846), französischer Tiermaler
 Prévost, Marcel (1862–1941), französischer Romanautor und Dramatiker
 Prevost, Marie (1896–1937), kanadische Schauspielerin
 Prévost, Pierre (1751–1839), französisch-schweizerischer Philosoph und Physiker
 Prevost, Robert F. (* 1955), US-amerikanischer Ordensgeistlicher und Kurienerzbischof der römisch-katholischen Kirche
 Prévost, Yvonne (1878–1942), französische Tennisspielerin
 Prévost, Zoë (1802–1861), französische Opernsängerin (Sopran)
 Prévost-Paradol, Lucien-Anatole (1829–1870), französischer Journalist und Autor
 Prévôt, Conrad (1869–1936), deutscher Architekt und Fachschul-Lehrer
 Prévôt, François († 1354), Bischof von Lausanne
 Prévot, Loïc (* 1998), französischer Sprinter
 Prévot, Maxence (* 1997), französischer Fußballspieler
 Prévot, René (1880–1955), deutscher Journalist
 Prévôt, Robert (1901–1998), deutscher Radiologe und Röntgenologe

Prew 
 Prew, Augustus (* 1987), englischer Schauspieler
 Prewar, Olexandr (* 1990), ukrainischer Straßenradrennfahrer
 Prewett, Frank (1893–1962), kanadisch-britischer Dichter
 Prewitt, Chad (* 1980), US-amerikanischer Basketballspieler
 Prewo, Rainer (* 1945), deutscher Politiker (SPD), Diplomsoziologe, MdL

Prex 
 Prexaspes († 522 v. Chr.), Angehöriger des Adels in Persien, Mörder des Bardiya
 Prexler, Rudi (* 1928), deutscher Schriftsteller

Prey 
 Prey, Adalbert (1873–1949), österreichischer Geodät und Astronom
 Prey, Florian (* 1959), deutscher Opernsänger (Lyrischer Bariton)
 Prey, Gertrud (1906–2002), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Prey, Günter (1930–1983), deutscher Politiker (SED)
 Prey, Hermann (1929–1998), deutscher Opernsänger (Bariton)
 Prey, Johann Leonhard († 1757), deutscher Architekt und Steinmetz
 Prey, Richard (1908–1953), Todesopfer an der Sektorengrenze in Berlin vor dem Bau der Berliner Mauer
 Prey, Siegmund (1912–1992), österreichischer Geologe
 Preyer, Dietrich (1877–1959), deutscher Offizier, Hochschullehrer und Politiker (DNVP), MdR
 Preyer, Emilie (1849–1930), deutsche Stilllebenmalerin
 Preyer, Ernest (1842–1917), englisch-deutscher Maler
 Preyer, Gerhard (* 1945), deutscher Soziologe und Herausgeber der Zeitschrift ProtoSociology
 Preyer, Gottfried von (1807–1901), österreichischer Komponist und Dirigent
 Preyer, Gustav (1801–1839), deutscher Maler
 Preyer, Johann (1805–1888), Schriftsteller und Bürgermeister Temeswars
 Preyer, Johann Wilhelm (1803–1889), deutscher Maler
 Preyer, Josef J. (* 1948), österreichischer Romanschriftsteller
 Preyer, L. Richardson (1919–2001), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Preyer, Louise (1805–1834), deutsche Stilllebenmalerin der Düsseldorfer Schule
 Preyer, Paul (1847–1931), deutscher Maler
 Preyer, Robert (1930–2014), deutscher Maler und Grafiker
 Preyer, William (1841–1897), britischer Physiologe
 Preynat, Bernard, französischer katholischer Geistlicher
 Preyndorfer, Sabina († 1609), Äbtissin des Klosters Frauenchiemsee (1582–1609)
 Preysing, Christiane von (1852–1923), deutsche Mitbegründerin des Marianischen Mädchenschutzvereins und der ersten Katholischen Bahnhofsmission
 Preysing, Conrad von (1843–1903), deutscher Adliger und Politiker (Zentrum), MdR, Großkanzler des St. Georg-Ritterordens
 Preysing, Hedwig von (1849–1938), deutsche Sozialarbeiterin und Mitbegründerin sozialer Einrichtungen
 Preysing, Hermann (1866–1926), deutscher Hals-Nasen-Ohren-Arzt und Hochschullehrer
 Preysing, Johann Christoph von (1576–1632), bayerischer Staatsmann, Geheimrat
 Preysing, Johann Franz von (1615–1687), Bischof von Chiemsee
 Preysing, Johann Maximilian IV. Emanuel von († 1764), bayerischer Politiker
 Preysing, Kaspar von (1844–1897), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker (Zentrum), MdR
 Preysing, Konrad Graf von (1880–1950), deutscher Bischof von Eichstätt und Berlin
 Preysing, Max Ferdinand von, bayerischer Minister
 Preysing-Lichtenegg, Max von (1849–1926), deutscher Gutsbesitzer und Politiker (Zentrum), MdR
 Preysing-Lichtenegg-Moos, Kaspar von (1880–1918), bayerischer Rittmeister und Reichsrat
 Preysinger, Anton († 1751), österreichischer Orgelbauer, Stadtrichter
 Preysler, Isabel (* 1951), philippinisch-spanische Journalistin und ehemaliges Model
 Preyss, Georg (1810–1884), österreichischer Mediziner und praktischer Arzt in Wien
 Preysser, Anton, Brücken und Wührmeister Münchens
 Preyßler, Johann Daniel (1768–1839), tschechischer Entomologe und Botaniker

Prez 
 Prezan, Constantin (1861–1943), rumänischer General und Marschall von Rumänien
 Prézeau, Auguste (1871–1909), französischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Apostolischer Vikar von Shiré
 Prezelj, Marko (* 1965), jugoslawischer bzw. slowenischer Bergsteiger
 Prezewowsky, Alfred (1931–1999), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD), MdL
 Prezident (* 1984), deutscher Rapper
 Prežihov Voranc (1893–1950), slowenischer Schriftsteller
 Preziosa, Pasquale (* 1953), italienischer Generalleutnant und Stabschef der italienischen Luftwaffe
 Preziosi, Alessandro (* 1973), italienischer Schauspieler
 Preziosi, Amedeo (1816–1882), maltesischer Maler
 Preziosi, Carmine (* 1943), italienischer Radrennfahrer
 Preziosi, Filippo (* 1968), italienischer Rennsport-Teamchef
 Preziosi, Gabriele (1884–1952), italienischer Diplomat
 Preziosi, Giovanni (1881–1945), italienischer faschistischer Politiker und Antisemit
 Prezioso, Giorgio (* 1971), italienischer DJ und Musikproduzent
 Prezioso, Stéfanie (* 1969), Schweizer Politikerin (Solidarité), Historikerin und Hochschullehrerin
 Prezzolini, Giuseppe (1882–1982), italienischer Journalist, Schriftsteller und Verleger